|-
|(29001)||2615 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,758|| align=right|0,157|| align=right|5,29|| align=right|4,580||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29002)||2708 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,069|| align=right|4,29|| align=right|3,764||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29003)||2760 P-L|| align=right|14,1|| align=right|2,960|| align=right|0,039|| align=right|00,94|| align=right|5,093||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29004)||2767 P-L|| align=right|13,4|| align=right|3,251|| align=right|0,131|| align=right|2,43|| align=right|5,861||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29005)||2784 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,126|| align=right|0,048|| align=right|2,78|| align=right|5,527||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29006)||3091 P-L|| align=right|13,8|| align=right|2,943|| align=right|0,103|| align=right|9,73|| align=right|5,048||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29007)||4022 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,240|| align=right|0,183|| align=right|4,50|| align=right|3,352||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29008)||4044 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,970|| align=right|0,079|| align=right|9,31|| align=right|5,118||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29009)||4074 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,407|| align=right|0,152|| align=right|00,62|| align=right|3,733||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29010)||4100 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,577|| align=right|0,127|| align=right|12,94|| align=right|4,137||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29011)||4184 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,360|| align=right|0,094|| align=right|5,67|| align=right|3,624||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29012)||4285 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,986|| align=right|0,083|| align=right|8,96|| align=right|5,160||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29013)||4291 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,576|| align=right|0,124|| align=right|8,88|| align=right|4,133||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29014)||4536 P-L|| align=right|14,1|| align=right|3,048|| align=right|0,086|| align=right|2,40|| align=right|5,321||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29015)||4544 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,624|| align=right|0,069|| align=right|4,16|| align=right|4,249||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29016)||4591 P-L|| align=right|13,5|| align=right|2,547|| align=right|0,203|| align=right|7,59|| align=right|4,063||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29017)||4601 P-L|| align=right|13,7|| align=right|2,993|| align=right|0,232|| align=right|2,97|| align=right|5,177||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29018)||6062 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,406|| align=right|0,146|| align=right|2,07|| align=right|3,732||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29019)||6095 P-L|| align=right|14,0|| align=right|3,209|| align=right|0,128|| align=right|4,62|| align=right|5,748||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29020)||6274 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,569|| align=right|0,182|| align=right|4,19|| align=right|4,117||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29021)||6613 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,412|| align=right|0,220|| align=right|1,93|| align=right|3,744||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29022)||6630 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,274|| align=right|0,067|| align=right|6,16|| align=right|3,429||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29023)||6667 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,968|| align=right|0,097|| align=right|9,75|| align=right|5,113||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29024)||6685 P-L|| align=right|14,9|| align=right|2,908|| align=right|0,043|| align=right|2,46|| align=right|4,957||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29025)||6710 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,766|| align=right|0,064|| align=right|4,63|| align=right|4,599||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29026)||6774 P-L|| align=right|15,0|| align=right|2,563|| align=right|0,155|| align=right|13,52|| align=right|4,104||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29027)||7587 P-L|| align=right|14,6|| align=right|2,582|| align=right|0,120|| align=right|3,68|| align=right|4,148||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29028)||9097 P-L|| align=right|14,0|| align=right|2,582|| align=right|0,135|| align=right|7,13|| align=right|4,149||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29029)||9549 P-L|| align=right|13,9|| align=right|2,549|| align=right|0,153|| align=right|16,97|| align=right|4,069||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29030)||1034 T-1|| align=right|15,0|| align=right|2,184|| align=right|0,061|| align=right|4,21|| align=right|3,227||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29031)||1132 T-1|| align=right|15,3|| align=right|2,360|| align=right|0,144|| align=right|1,32|| align=right|3,625||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29032)||2059 T-1|| align=right|13,0|| align=right|2,347|| align=right|0,207|| align=right|24,38|| align=right|3,595||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29033)||2085 T-1|| align=right|14,0|| align=right|3,092|| align=right|0,172|| align=right|1,93|| align=right|5,436||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29034)||2149 T-1|| align=right|13,0|| align=right|3,105|| align=right|0,104|| align=right|7,31|| align=right|5,472||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29035)||2214 T-1|| align=right|14,4|| align=right|2,381|| align=right|0,094|| align=right|4,14|| align=right|3,674||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29036)||3075 T-1|| align=right|12,9|| align=right|3,127|| align=right|0,160|| align=right|00,90|| align=right|5,528||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29037)||3165 T-1|| align=right|15,4|| align=right|2,171|| align=right|0,191|| align=right|2,46|| align=right|3,198||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29038)||4030 T-1|| align=right|13,3|| align=right|2,799|| align=right|0,152|| align=right|9,05|| align=right|4,683||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29039)||4514 T-1|| align=right|13,9|| align=right|2,567|| align=right|0,081|| align=right|12,29|| align=right|4,112||MBA||13. května 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29040)||1002 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,322|| align=right|0,112|| align=right|1,57|| align=right|3,538||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29041)||1050 T-2|| align=right|13,4|| align=right|3,120|| align=right|0,240|| align=right|11,00|| align=right|5,511||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29042)||1426 T-2|| align=right|13,9|| align=right|3,213|| align=right|0,129|| align=right|10,85|| align=right|5,759||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29043)||2024 T-2|| align=right|13,6|| align=right|2,765|| align=right|0,148|| align=right|8,62|| align=right|4,596||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29044)||2154 T-2|| align=right|14,7|| align=right|2,543|| align=right|0,036|| align=right|2,38|| align=right|4,055||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29045)||2255 T-2|| align=right|14,8|| align=right|2,315|| align=right|0,153|| align=right|5,41|| align=right|3,521||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29046)||2268 T-2|| align=right|15,1|| align=right|3,212|| align=right|0,146|| align=right|4,97|| align=right|5,755||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29047)||2278 T-2|| align=right|14,1|| align=right|3,214|| align=right|0,104|| align=right|2,34|| align=right|5,760||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29048)||3069 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,519|| align=right|0,042|| align=right|8,48|| align=right|3,998||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29049)||3083 T-2|| align=right|16,9|| align=right|2,322|| align=right|0,075|| align=right|6,30|| align=right|3,538||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29050)||3333 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,865|| align=right|0,072|| align=right|2,90|| align=right|4,850||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29051)||4212 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,308|| align=right|0,126|| align=right|5,33|| align=right|3,506||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29052)||4258 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,540|| align=right|0,071|| align=right|2,86|| align=right|4,047||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29053) Muskau||4466 T-2|| align=right|13,5|| align=right|3,930|| align=right|0,069|| align=right|2,31|| align=right|7,789||HLD||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29054)||5097 T-2|| align=right|13,8|| align=right|2,773|| align=right|0,170|| align=right|12,13|| align=right|4,618||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29055)||5118 T-2|| align=right|13,0|| align=right|3,167|| align=right|0,080|| align=right|14,95|| align=right|5,636||MBA||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29056)||1055 T-3|| align=right|14,9|| align=right|2,559|| align=right|0,164|| align=right|10,53|| align=right|4,093||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29057)||1083 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,548|| align=right|0,176|| align=right|5,10|| align=right|4,066||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29058)||2077 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,318|| align=right|0,204|| align=right|9,06|| align=right|3,529||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29059)||2151 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,283|| align=right|0,036|| align=right|9,38|| align=right|3,448||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29060)||2157 T-3|| align=right|14,6|| align=right|2,279|| align=right|0,109|| align=right|4,08|| align=right|3,440||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29061)||2193 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,553|| align=right|0,202|| align=right|3,79|| align=right|4,080||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29062)||2324 T-3|| align=right|14,7|| align=right|2,283|| align=right|0,162|| align=right|4,55|| align=right|3,448||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29063)||2369 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,296|| align=right|0,092|| align=right|3,03|| align=right|3,478||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29064)||3129 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,534|| align=right|0,154|| align=right|2,04|| align=right|4,034||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29065)||3447 T-3|| align=right|14,8|| align=right|2,582|| align=right|0,065|| align=right|3,74|| align=right|4,149||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29066)||3527 T-3|| align=right|15,6|| align=right|2,304|| align=right|0,045|| align=right|6,16|| align=right|3,496||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29067)||3856 T-3|| align=right|14,3|| align=right|3,029|| align=right|0,096|| align=right|9,95|| align=right|5,270||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29068)||4234 T-3|| align=right|14,3|| align=right|2,303|| align=right|0,263|| align=right|22,44|| align=right|3,493||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29069)||4310 T-3|| align=right|14,4|| align=right|2,286|| align=right|0,096|| align=right|5,68|| align=right|3,456||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29070)||4316 T-3|| align=right|14,5|| align=right|2,559|| align=right|0,045|| align=right|5,83|| align=right|4,093||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29071)||5048 T-3|| align=right|12,9|| align=right|3,382|| align=right|0,132|| align=right|15,02|| align=right|6,219||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29072)||5089 T-3|| align=right|15,5|| align=right|2,293|| align=right|0,136|| align=right|7,39|| align=right|3,472||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29073)||5130 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,295|| align=right|0,124|| align=right|8,32|| align=right|3,476||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29074)||5160 T-3|| align=right|13,9|| align=right|2,867|| align=right|0,226|| align=right|13,96|| align=right|4,854||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(29075)||1950 DA|| align=right|17,0|| align=right|1,699|| align=right|0,508|| align=right|12,19|| align=right|2,215||APL||22. února 1950||Mt. Hamilton||C. A. Wirtanen
|-
|(29076)||1972 TR8|| align=right|13,5|| align=right|2,566|| align=right|0,172|| align=right|12,58|| align=right|4,109||MBA||4. října 1972||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(29077)||1975 SR|| align=right|15,4|| align=right|2,394|| align=right|0,251|| align=right|2,42|| align=right|3,704||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(29078)||1975 SX1|| align=right|13,2|| align=right|3,000|| align=right|0,024|| align=right|9,02|| align=right|5,195||MBA||30. září 1975||Palomar||S. J. Bus
|-
|(29079)||1975 XD|| align=right|14,5|| align=right|2,396|| align=right|0,118|| align=right|7,36|| align=right|3,709||MBA||1. prosince 1975||Cerro El Roble||C. Torres; S. Barros
|-
|(29080)||1978 RK|| align=right|12,3|| align=right|3,158|| align=right|0,181|| align=right|18,13|| align=right|5,610||MBA||1. září 1978||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(29081)||1978 SC5|| align=right|14,6|| align=right|2,432|| align=right|0,200|| align=right|2,23|| align=right|3,793||MBA||27. září 1978||Krym–Naučnyj||L. I. Černych
|-
|(29082)||1978 VG9|| align=right|15,2|| align=right|2,216|| align=right|0,199|| align=right|7,04|| align=right|3,299||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(29083)||1979 MG3|| align=right|12,7|| align=right|3,058|| align=right|0,081|| align=right|8,47|| align=right|5,347||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(29084)||1979 MD7|| align=right|14,9|| align=right|2,325|| align=right|0,177|| align=right|5,77|| align=right|3,546||MBA||25. června 1979||Siding Spring||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(29085) Sethanne||1979 SD|| align=right|14,1|| align=right|2,702|| align=right|0,070|| align=right|3,90|| align=right|4,440||MBA||17. září 1979||Harvard||Harvard Observatory
|-
|(29086)||1980 PY2|| align=right|13,4|| align=right|2,545|| align=right|0,133|| align=right|15,69|| align=right|4,060||MBA||4. srpna 1980||Siding Spring||Royal Observatory Edinburgh
|-
|(29087)||1980 VW2|| align=right|14,7|| align=right|2,317|| align=right|0,117|| align=right|6,15|| align=right|3,525||MBA||1. listopadu 1980||Palomar||S. J. Bus
|-
|(29088)||1981 DR2|| align=right|13,8|| align=right|2,688|| align=right|0,158|| align=right|10,97|| align=right|4,406||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29089)||1981 DD3|| align=right|14,6|| align=right|2,749|| align=right|0,087|| align=right|6,74|| align=right|4,556||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29090)||1981 EY3|| align=right|13,6|| align=right|3,142|| align=right|0,234|| align=right|8,19|| align=right|5,569||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29091)||1981 EF8|| align=right|13,2|| align=right|3,166|| align=right|0,165|| align=right|7,46|| align=right|5,633||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29092)||1981 EL10|| align=right|14,0|| align=right|2,742|| align=right|0,104|| align=right|4,81|| align=right|4,539||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29093)||1981 EQ10|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,198|| align=right|3,08|| align=right|3,714||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29094)||1981 ED11|| align=right|14,5|| align=right|2,442|| align=right|0,196|| align=right|7,71|| align=right|3,816||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29095)||1981 EK11|| align=right|14,6|| align=right|2,357|| align=right|0,218|| align=right|9,43|| align=right|3,617||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29096)||1981 EW11|| align=right|16,1|| align=right|2,413|| align=right|0,134|| align=right|1,48|| align=right|3,747||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29097)||1981 EC12|| align=right|15,0|| align=right|2,397|| align=right|0,077|| align=right|5,25|| align=right|3,709||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29098)||1981 EN16|| align=right|15,7|| align=right|2,422|| align=right|0,153|| align=right|7,57|| align=right|3,770||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29099)||1981 EQ16|| align=right|13,5|| align=right|3,200|| align=right|0,118|| align=right|13,35|| align=right|5,722||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29100)||1981 EE18|| align=right|14,8|| align=right|3,157|| align=right|0,176|| align=right|4,79|| align=right|5,608||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29101)||1981 EZ20|| align=right|14,8|| align=right|2,725|| align=right|0,063|| align=right|1,16|| align=right|4,498||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29102)||1981 EA22|| align=right|13,9|| align=right|2,736|| align=right|0,024|| align=right|12,72|| align=right|4,526||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29103)||1981 EC22|| align=right|16,1|| align=right|2,165|| align=right|0,031|| align=right|1,64|| align=right|3,185||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29104)||1981 EO22|| align=right|16,1|| align=right|2,417|| align=right|0,138|| align=right|00,85|| align=right|3,758||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29105)||1981 EY22|| align=right|15,4|| align=right|2,156|| align=right|0,137|| align=right|3,30|| align=right|3,166||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29106)||1981 EL25|| align=right|15,3|| align=right|2,382|| align=right|0,067|| align=right|6,14|| align=right|3,676||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29107)||1981 EO25|| align=right|13,2|| align=right|3,237|| align=right|0,074|| align=right|21,45|| align=right|5,824||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29108)||1981 EG26|| align=right|14,4|| align=right|2,756|| align=right|0,135|| align=right|9,25|| align=right|4,575||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29109)||1981 EO28|| align=right|14,0|| align=right|2,711|| align=right|0,050|| align=right|5,87|| align=right|4,462||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29110)||1981 ET29|| align=right|14,2|| align=right|3,199|| align=right|0,103|| align=right|4,60|| align=right|5,721||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29111)||1981 EC33|| align=right|15,5|| align=right|2,362|| align=right|0,170|| align=right|4,71|| align=right|3,629||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29112)||1981 EZ33|| align=right|14,5|| align=right|3,142|| align=right|0,139|| align=right|4,03|| align=right|5,570||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29113)||1981 EA34|| align=right|14,8|| align=right|2,728|| align=right|0,133|| align=right|8,67|| align=right|4,505||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29114)||1981 EB34|| align=right|16,3|| align=right|2,161|| align=right|0,031|| align=right|4,13|| align=right|3,177||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29115)||1981 EW38|| align=right|14,2|| align=right|2,752|| align=right|0,060|| align=right|4,12|| align=right|4,564||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29116)||1981 ED40|| align=right|14,3|| align=right|3,138|| align=right|0,265|| align=right|11,07|| align=right|5,557||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29117)||1981 EK40|| align=right|13,9|| align=right|2,731|| align=right|0,127|| align=right|4,72|| align=right|4,512||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29118)||1981 EQ43|| align=right|16,5|| align=right|2,426|| align=right|0,135|| align=right|1,26|| align=right|3,778||MBA||3. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29119)||1981 EW45|| align=right|13,7|| align=right|3,235|| align=right|0,115|| align=right|4,75|| align=right|5,817||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29120)||1981 EY45|| align=right|13,6|| align=right|3,138|| align=right|0,191|| align=right|4,18|| align=right|5,558||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(29121)||1981 QP2|| align=right|14,8|| align=right|2,217|| align=right|0,183|| align=right|6,10|| align=right|3,299||MBA||23. srpna 1981||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29122) Vasadze||1982 YR1|| align=right|14,4|| align=right|2,458|| align=right|0,219|| align=right|5,94|| align=right|3,852||MBA||24. prosince 1982||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(29123)||1983 RA4|| align=right|13,9|| align=right|2,716|| align=right|0,260|| align=right|9,42|| align=right|4,476||MBA||2. září 1983||Anderson Mesa||N. G. Thomas
|-
|(29124)||1984 SW6|| align=right|15,1|| align=right|2,280|| align=right|0,190|| align=right|5,50|| align=right|3,441||MBA||28. září 1984||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29125) Kyivphysfak||1984 YL1|| align=right|14,0|| align=right|2,266|| align=right|0,137|| align=right|6,23|| align=right|3,410||MBA||17. prosince 1984||Krym–Naučnyj||L. G. Karačkina
|-
|(29126)||1985 CU1|| align=right|13,7|| align=right|2,333|| align=right|0,238|| align=right|24,16|| align=right|3,563||MBA||11. února 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29127)||1985 FF2|| align=right|13,2|| align=right|2,748|| align=right|0,148|| align=right|6,77|| align=right|4,556||MBA||24. března 1985||Anderson Mesa||B. A. Skiff
|-
|(29128)||1985 RA1|| align=right|13,7|| align=right|2,536|| align=right|0,189|| align=right|9,97|| align=right|4,039||MBA||13. září 1985||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29129)||1985 RG3|| align=right|14,5|| align=right|2,487|| align=right|0,178|| align=right|5,24|| align=right|3,922||MBA||6. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29130)||1986 EA5|| align=right|14,4|| align=right|2,677|| align=right|0,182|| align=right|00,41|| align=right|4,379||MBA||9. března 1986||Siding Spring||C.-I. Lagerkvist
|-
|(29131)||1986 QU1|| align=right|15,0|| align=right|2,392|| align=right|0,199|| align=right|2,32|| align=right|3,700||MBA||27. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29132)||1987 BP1|| align=right|14,7|| align=right|2,543|| align=right|0,254|| align=right|5,46|| align=right|4,055||MBA||22. ledna 1987||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29133) Vargas||1987 KH5|| align=right|13,7|| align=right|2,640|| align=right|0,170|| align=right|14,02|| align=right|4,288||MBA||29. května 1987||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(29134)||1987 RW|| align=right|14,0|| align=right|2,271|| align=right|0,174|| align=right|5,83|| align=right|3,421||MBA||12. září 1987||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29135)||1987 SZ2|| align=right|14,5|| align=right|2,264|| align=right|0,137|| align=right|7,46|| align=right|3,406||MBA||21. září 1987||Smolyan||E. W. Elst
|-
|(29136)||1987 SQ4|| align=right|13,9|| align=right|2,772|| align=right|0,210|| align=right|7,19|| align=right|4,615||MBA||25. září 1987||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(29137) Alanboss||1987 UY1|| align=right|14,6|| align=right|2,293|| align=right|0,221|| align=right|24,96|| align=right|3,472||MBA||18. října 1987||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(29138)||1988 BE4|| align=right|13,7|| align=right|3,025|| align=right|0,153|| align=right|10,39|| align=right|5,261||MBA||20. ledna 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29139)||1988 CP|| align=right|13,9|| align=right|2,414|| align=right|0,196|| align=right|12,52|| align=right|3,751||MBA||15. února 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29140)||1988 CG4|| align=right|14,7|| align=right|2,380|| align=right|0,121|| align=right|6,01|| align=right|3,672||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29141)||1988 CZ4|| align=right|15,1|| align=right|2,423|| align=right|0,054|| align=right|6,99|| align=right|3,772||MBA||13. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29142)||1988 CR7|| align=right|14,6|| align=right|2,430|| align=right|0,146|| align=right|2,62|| align=right|3,788||MBA||15. února 1988||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29143)||1988 DK|| align=right|13,6|| align=right|3,076|| align=right|0,176|| align=right|9,32|| align=right|5,394||MBA||22. února 1988||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(29144)||1988 FB|| align=right|13,5|| align=right|2,401|| align=right|0,153|| align=right|2,62|| align=right|3,720||MBA||16. března 1988||Kushiro||M. Matsuyama; K. Watanabe
|-
|(29145)||1988 FE|| align=right|14,0|| align=right|2,415|| align=right|0,181|| align=right|10,29|| align=right|3,753||MBA||16. března 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29146) McHone||1988 FN|| align=right|13,7|| align=right|2,400|| align=right|0,244|| align=right|23,62|| align=right|3,718||MBA||17. března 1988||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(29147)||1988 GG|| align=right|13,7|| align=right|2,388|| align=right|0,219|| align=right|25,60|| align=right|3,690||MBA||11. dubna 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29148) Palzer||1988 JE|| align=right|13,0|| align=right|3,227|| align=right|0,180|| align=right|3,74|| align=right|5,796||MBA||10. května 1988||La Silla||W. Landgraf
|-
|(29149)||1988 RE1|| align=right|13,4|| align=right|2,591|| align=right|0,106|| align=right|14,63|| align=right|4,171||MBA||9. září 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(29150)||1988 RM5|| align=right|12,8|| align=right|2,612|| align=right|0,102|| align=right|15,03|| align=right|4,221||MBA||2. září 1988||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29151)||1988 RE11|| align=right|14,1|| align=right|2,700|| align=right|0,159|| align=right|7,28|| align=right|4,435||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(29152)||1988 RA13|| align=right|14,7|| align=right|2,168|| align=right|0,148|| align=right|4,46|| align=right|3,192||MBA||14. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(29153)||1988 SY2|| align=right|13,8|| align=right|2,635|| align=right|0,278|| align=right|12,83|| align=right|4,276||MBA||16. září 1988||Cerro Tololo||S. J. Bus
|-
|(29154)||1988 VC1|| align=right|14,0|| align=right|2,634|| align=right|0,132|| align=right|11,70|| align=right|4,274||MBA||3. listopadu 1988||Brorfelde||P. Jensen
|-
|(29155)||1988 XE|| align=right|13,1|| align=right|2,649|| align=right|0,296|| align=right|12,75|| align=right|4,311||MBA||2. prosince 1988||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29156)||1989 CH|| align=right|12,7|| align=right|2,846|| align=right|0,206|| align=right|16,13|| align=right|4,800||MBA||3. února 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29157)||1989 ET1|| align=right|14,1|| align=right|2,295|| align=right|0,107|| align=right|6,24|| align=right|3,476||MBA||11. března 1989||Geisei||T. Seki
|-
|(29158)||1989 EE3|| align=right|13,9|| align=right|3,110|| align=right|0,129|| align=right|16,59|| align=right|5,483||MBA||2. března 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29159)||1989 GB|| align=right|13,4|| align=right|2,392|| align=right|0,066|| align=right|13,64|| align=right|3,699||MBA||2. dubna 1989||Kitami||T. Fujii; K. Watanabe
|-
|(29160)||1989 SP1|| align=right|13,9|| align=right|2,564|| align=right|0,086|| align=right|5,05|| align=right|4,105||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29161)||1989 SF2|| align=right|14,1|| align=right|2,600|| align=right|0,163|| align=right|8,92|| align=right|4,192||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29162)||1989 SD4|| align=right|13,6|| align=right|2,580|| align=right|0,045|| align=right|15,15|| align=right|4,143||MBA||26. září 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29163)||1989 SF14|| align=right|14,0|| align=right|2,547|| align=right|0,132|| align=right|13,86|| align=right|4,064||MBA||26. září 1989||Calar Alto||J. M. Baur; K. Birkle
|-
|(29164)||1989 UA|| align=right|12,8|| align=right|2,546|| align=right|0,100|| align=right|10,78|| align=right|4,063||MBA||20. října 1989||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(29165)||1989 UK1|| align=right|14,1|| align=right|2,558|| align=right|0,275|| align=right|11,62|| align=right|4,090||MBA||26. října 1989||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29166)||1989 VP1|| align=right|14,4|| align=right|2,566|| align=right|0,128|| align=right|13,34|| align=right|4,110||MBA||3. listopadu 1989||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29167)||1989 WC2|| align=right|13,3|| align=right|2,558|| align=right|0,175|| align=right|9,32|| align=right|4,091||MBA||29. listopadu 1989||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(29168)||1990 KJ|| align=right|13,4|| align=right|2,309|| align=right|0,178|| align=right|24,22|| align=right|3,508||MBA||20. května 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(29169)||1990 OC1|| align=right|12,6|| align=right|3,030|| align=right|0,084|| align=right|10,90|| align=right|5,274||MBA||22. července 1990||Palomar||E. F. Helin
|-
|(29170)||1990 OA3|| align=right|12,8|| align=right|2,979|| align=right|0,088|| align=right|9,01|| align=right|5,140||MBA||27. července 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(29171)||1990 QK3|| align=right|14,4|| align=right|2,307|| align=right|0,125|| align=right|6,26|| align=right|3,504||MBA||28. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(29172)||1990 QL4|| align=right|12,4|| align=right|3,001|| align=right|0,014|| align=right|10,20|| align=right|5,199||MBA||23. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(29173)||1990 QW4|| align=right|14,2|| align=right|2,305|| align=right|0,151|| align=right|8,67|| align=right|3,499||MBA||24. srpna 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(29174)||1990 QJ6|| align=right|13,9|| align=right|3,062|| align=right|0,189|| align=right|00,59|| align=right|5,356||MBA||20. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29175)||1990 QP6|| align=right|14,4|| align=right|2,283|| align=right|0,116|| align=right|5,58|| align=right|3,448||MBA||20. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29176)||1990 QJ10|| align=right|14,1|| align=right|3,059|| align=right|0,102|| align=right|1,99|| align=right|5,350||MBA||16. srpna 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29177)||1990 RF7|| align=right|13,7|| align=right|3,142|| align=right|0,163|| align=right|2,38|| align=right|5,567||MBA||13. září 1990||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29178)||1990 RW8|| align=right|15,0|| align=right|2,316|| align=right|0,195|| align=right|6,70|| align=right|3,524||MBA||13. září 1990||Palomar||H. E. Holt
|-
|(29179)||1990 RT13|| align=right|15,5|| align=right|2,346|| align=right|0,074|| align=right|2,34|| align=right|3,592||MBA||14. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29180)||1990 SW1|| align=right|14,1|| align=right|2,354|| align=right|0,297|| align=right|25,47|| align=right|3,611||MBA||22. září 1990||Palomar||B. Roman
|-
|(29181)||1990 SE6|| align=right|15,1|| align=right|2,332|| align=right|0,116|| align=right|7,24|| align=right|3,560||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29182)||1990 ST6|| align=right|13,4|| align=right|3,109|| align=right|0,138|| align=right|4,56|| align=right|5,482||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29183)||1990 SQ7|| align=right|15,0|| align=right|2,380|| align=right|0,208|| align=right|3,25|| align=right|3,672||MBA||22. září 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29184)||1990 SL10|| align=right|14,4|| align=right|2,321|| align=right|0,106|| align=right|14,04|| align=right|3,536||MBA||17. září 1990||Palomar||C. M. Olmstead
|-
|(29185)||1990 TG8|| align=right|12,9|| align=right|3,094|| align=right|0,225|| align=right|17,38|| align=right|5,441||MBA||13. října 1990||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(29186)||1990 UD2|| align=right|13,7|| align=right|2,411|| align=right|0,053|| align=right|7,31|| align=right|3,742||MBA||26. října 1990||Geisei||T. Seki
|-
|(29187)||1990 US3|| align=right|12,7|| align=right|3,160|| align=right|0,153|| align=right|7,30|| align=right|5,617||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29188)||1990 UW3|| align=right|15,0|| align=right|2,390|| align=right|0,149|| align=right|3,21|| align=right|3,693||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29189)||1990 UY3|| align=right|12,9|| align=right|3,118|| align=right|0,230|| align=right|9,99|| align=right|5,504||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29190)||1990 UZ4|| align=right|13,0|| align=right|3,188|| align=right|0,168|| align=right|8,45|| align=right|5,690||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29191)||1990 UQ5|| align=right|16,0|| align=right|2,278|| align=right|0,126|| align=right|6,89|| align=right|3,437||MBA||16. října 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29192)||1990 VK2|| align=right|13,0|| align=right|3,082|| align=right|0,281|| align=right|8,12|| align=right|5,410||MBA||11. listopadu 1990||Oohira||T. Urata
|-
|(29193)||1990 WD1|| align=right|13,3|| align=right|3,152|| align=right|0,168|| align=right|14,46|| align=right|5,595||MBA||18. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29194)||1990 WJ4|| align=right|14,2|| align=right|2,407|| align=right|0,058|| align=right|6,57|| align=right|3,734||MBA||16. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29195)||1990 WF5|| align=right|15,1|| align=right|2,485|| align=right|0,103|| align=right|7,48|| align=right|3,916||MBA||16. listopadu 1990||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29196)||1990 YY|| align=right|11,7|| align=right|5,272|| align=right|0,054|| align=right|3,86|| align=right|12,11||JUT||19. prosince 1990||McGraw-Hill||R. P. Binzel
|-
|(29197) Gleim||1991 AQ2|| align=right|15,0|| align=right|2,460|| align=right|0,176|| align=right|00,07|| align=right|3,857||MBA||15. ledna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(29198) Weathers||1991 DW|| align=right|12,7|| align=right|2,600|| align=right|0,101|| align=right|16,60|| align=right|4,192||MBA||18. února 1991||Palomar||E. F. Helin
|-
|(29199)||1991 FZ|| align=right|12,7|| align=right|2,550|| align=right|0,053|| align=right|13,66|| align=right|4,072||MBA||17. března 1991||Geisei||T. Seki
|-
|(29200)||1991 FX2|| align=right|12,6|| align=right|2,588|| align=right|0,173|| align=right|13,28|| align=right|4,162||MBA||20. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29201)||1991 GO4|| align=right|13,6|| align=right|2,658|| align=right|0,192|| align=right|11,39|| align=right|4,333||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29202)||1991 GH8|| align=right|13,8|| align=right|2,695|| align=right|0,192|| align=right|11,36|| align=right|4,422||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29203) Schnitger||1991 GS10|| align=right|14,9|| align=right|2,606|| align=right|0,145|| align=right|4,47|| align=right|4,206||MBA||9. dubna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(29204) Ladegast||1991 GB11|| align=right|14,4|| align=right|2,554|| align=right|0,060|| align=right|9,19|| align=right|4,080||MBA||11. dubna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(29205)||1991 NM6|| align=right|13,8|| align=right|2,740|| align=right|0,070|| align=right|5,81|| align=right|4,534||MBA||11. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(29206)||1991 PX10|| align=right|14,9|| align=right|2,211|| align=right|0,201|| align=right|8,51|| align=right|3,286||MBA||7. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(29207)||1991 RG2|| align=right|15,5|| align=right|2,260|| align=right|0,192|| align=right|5,47|| align=right|3,396||MBA||6. září 1991||Haute Provence||E. W. Elst
|-
|(29208) Halorentz||1991 RT2|| align=right|15,8|| align=right|2,238|| align=right|0,195|| align=right|4,31|| align=right|3,348||MBA||9. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(29209)||1991 RV7|| align=right|15,0|| align=right|2,211|| align=right|0,179|| align=right|6,26|| align=right|3,286||MBA||12. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(29210)||1991 RB12|| align=right|13,4|| align=right|2,808|| align=right|0,173|| align=right|12,76|| align=right|4,706||MBA||4. září 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29211)||1991 RY15|| align=right|13,0|| align=right|2,886|| align=right|0,064|| align=right|2,99|| align=right|4,901||MBA||15. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(29212) Zeeman||1991 RA41|| align=right|14,0|| align=right|2,884|| align=right|0,044|| align=right|2,32|| align=right|4,896||MBA||10. září 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(29213)||1991 SJ|| align=right|14,3|| align=right|2,197|| align=right|0,117|| align=right|5,21|| align=right|3,255||MBA||29. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(29214)||1991 TL6|| align=right|13,5|| align=right|2,880|| align=right|0,141|| align=right|2,98|| align=right|4,886||MBA||2. října 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(29215)||1991 UE|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,112|| align=right|2,75|| align=right|3,437||MBA||18. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29216)||1991 VX5|| align=right|12,6|| align=right|2,985|| align=right|0,049|| align=right|10,86|| align=right|5,156||MBA||2. listopadu 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29217)||1991 VV12|| align=right|13,5|| align=right|2,984|| align=right|0,153|| align=right|3,85|| align=right|5,154||MBA||4. listopadu 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29218)||1992 AY|| align=right|12,4|| align=right|3,125|| align=right|0,154|| align=right|15,38|| align=right|5,524||MBA||4. ledna 1992||Okutama||T. Hioki; S. Hayakawa
|-
|(29219)||1992 BJ|| align=right|14,5|| align=right|2,365|| align=right|0,134|| align=right|2,92|| align=right|3,637||MBA||24. ledna 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29220)||1992 BC2|| align=right|13,0|| align=right|3,005|| align=right|0,127|| align=right|8,55|| align=right|5,208||MBA||30. ledna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29221)||1992 BW3|| align=right|15,2|| align=right|2,276|| align=right|0,193|| align=right|6,45|| align=right|3,434||MBA||28. ledna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29222)||1992 BU4|| align=right|15,8|| align=right|2,326|| align=right|0,259|| align=right|6,42|| align=right|3,548||MBA||29. ledna 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29223)||1992 DW2|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,229|| align=right|3,15|| align=right|3,633||MBA||23. února 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29224)||1992 DD7|| align=right|14,6|| align=right|2,409|| align=right|0,038|| align=right|7,58|| align=right|3,738||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29225)||1992 DW7|| align=right|15,0|| align=right|2,440|| align=right|0,103|| align=right|2,65|| align=right|3,810||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29226)||1992 DH8|| align=right|15,3|| align=right|2,406|| align=right|0,128|| align=right|3,24|| align=right|3,732||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29227) Wegener||1992 DY13|| align=right|14,1|| align=right|2,385|| align=right|0,190|| align=right|2,47|| align=right|3,683||MBA||29. února 1992||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(29228)||1992 EC|| align=right|13,8|| align=right|2,362|| align=right|0,069|| align=right|6,81|| align=right|3,629||MBA||2. března 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29229)||1992 EE1|| align=right|13,5|| align=right|2,362|| align=right|0,184|| align=right|26,80|| align=right|3,631||MBA||10. března 1992||Dynic||A. Sugie
|-
|(29230)||1992 ED4|| align=right|13,2|| align=right|3,186|| align=right|0,140|| align=right|2,69|| align=right|5,686||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29231)||1992 EG4|| align=right|14,3|| align=right|3,144|| align=right|0,132|| align=right|3,08|| align=right|5,574||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29232)||1992 EH4|| align=right|14,9|| align=right|2,357|| align=right|0,117|| align=right|3,09|| align=right|3,618||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29233)||1992 EP6|| align=right|14,3|| align=right|2,356|| align=right|0,039|| align=right|5,73|| align=right|3,616||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29234)||1992 EC7|| align=right|14,8|| align=right|2,399|| align=right|0,178|| align=right|7,41|| align=right|3,716||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29235)||1992 EU13|| align=right|13,5|| align=right|2,304|| align=right|0,262|| align=right|6,12|| align=right|3,496||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29236)||1992 EB14|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,121|| align=right|00,61|| align=right|3,722||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29237)||1992 EG14|| align=right|14,8|| align=right|2,346|| align=right|0,103|| align=right|3,90|| align=right|3,592||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29238)||1992 EE17|| align=right|14,8|| align=right|2,438|| align=right|0,121|| align=right|2,77|| align=right|3,807||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29239)||1992 EJ17|| align=right|15,1|| align=right|2,415|| align=right|0,048|| align=right|7,98|| align=right|3,753||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(29240)||1992 GE3|| align=right|13,9|| align=right|2,587|| align=right|0,168|| align=right|10,86|| align=right|4,159||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29241)||1992 GA5|| align=right|14,4|| align=right|2,629|| align=right|0,297|| align=right|3,93|| align=right|4,262||MBA||4. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29242)||1992 HB4|| align=right|14,1|| align=right|1,939|| align=right|0,075|| align=right|21,10|| align=right|2,700||MBA||23. dubna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29243)||1992 JC1|| align=right|14,8|| align=right|2,470|| align=right|0,137|| align=right|8,22|| align=right|3,882||MBA||3. května 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29244)||1992 OV1|| align=right|13,1|| align=right|2,604|| align=right|0,160|| align=right|13,17|| align=right|4,201||MBA||26. července 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29245)||1992 PZ|| align=right|14,7|| align=right|2,626|| align=right|0,120|| align=right|1,73|| align=right|4,254||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(29246) Clausius||1992 RV|| align=right|13,5|| align=right|2,741|| align=right|0,170|| align=right|8,68|| align=right|4,538||MBA||2. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(29247)||1992 RC4|| align=right|14,2|| align=right|2,684|| align=right|0,087|| align=right|1,65|| align=right|4,395||MBA||2. září 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29248)||1992 SB10|| align=right|15,3|| align=right|2,735|| align=right|0,058|| align=right|5,61|| align=right|4,522||MBA||27. září 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29249)||1992 SN12|| align=right|13,9|| align=right|2,780|| align=right|0,077|| align=right|00,69|| align=right|4,635||MBA||26. září 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(29250)||1992 SO17|| align=right|14,1|| align=right|2,773|| align=right|0,176|| align=right|7,59|| align=right|4,616||MBA||24. září 1992||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(29251)||1992 UH4|| align=right|12,5|| align=right|2,673|| align=right|0,193|| align=right|13,67|| align=right|4,370||MBA||26. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(29252)||1993 BY2|| align=right|13,5|| align=right|3,026|| align=right|0,126|| align=right|5,48|| align=right|5,264||MBA||25. ledna 1993||Geisei||T. Seki
|-
|(29253)||1993 DN|| align=right|14,5|| align=right|2,212|| align=right|0,079|| align=right|4,82|| align=right|3,289||MBA||21. února 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29254)||1993 FR1|| align=right|12,1|| align=right|3,189|| align=right|0,098|| align=right|5,93|| align=right|5,694||MBA||25. března 1993||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29255)||1993 FF4|| align=right|14,0|| align=right|3,056|| align=right|0,145|| align=right|2,35|| align=right|5,342||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29256)||1993 FC7|| align=right|15,0|| align=right|2,286|| align=right|0,196|| align=right|6,49|| align=right|3,455||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29257)||1993 FK10|| align=right|15,2|| align=right|2,283|| align=right|0,085|| align=right|7,36|| align=right|3,448||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29258)||1993 FX11|| align=right|15,6|| align=right|2,328|| align=right|0,113|| align=right|5,63|| align=right|3,552||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29259)||1993 FZ11|| align=right|14,6|| align=right|2,289|| align=right|0,196|| align=right|5,19|| align=right|3,462||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29260)||1993 FG12|| align=right|13,3|| align=right|3,142|| align=right|0,153|| align=right|14,55|| align=right|5,568||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29261)||1993 FS13|| align=right|13,8|| align=right|2,301|| align=right|0,158|| align=right|6,02|| align=right|3,489||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29262)||1993 FP14|| align=right|14,5|| align=right|2,265|| align=right|0,170|| align=right|7,36|| align=right|3,407||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29263)||1993 FY14|| align=right|13,8|| align=right|3,023|| align=right|0,070|| align=right|10,74|| align=right|5,257||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29264)||1993 FR17|| align=right|16,0|| align=right|2,225|| align=right|0,140|| align=right|5,01|| align=right|3,317||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29265)||1993 FV18|| align=right|15,4|| align=right|2,279|| align=right|0,156|| align=right|4,53|| align=right|3,441||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29266)||1993 FA20|| align=right|13,3|| align=right|3,037|| align=right|0,155|| align=right|10,64|| align=right|5,293||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29267)||1993 FD22|| align=right|14,5|| align=right|3,078|| align=right|0,253|| align=right|1,11|| align=right|5,399||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29268)||1993 FY22|| align=right|13,9|| align=right|3,094|| align=right|0,106|| align=right|8,45|| align=right|5,442||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29269)||1993 FD25|| align=right|14,3|| align=right|2,400|| align=right|0,111|| align=right|6,27|| align=right|3,717||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29270)||1993 FF28|| align=right|14,9|| align=right|2,294|| align=right|0,192|| align=right|5,98|| align=right|3,473||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29271)||1993 FF31|| align=right|15,3|| align=right|2,249|| align=right|0,110|| align=right|3,30|| align=right|3,372||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29272)||1993 FO31|| align=right|16,2|| align=right|2,318|| align=right|0,076|| align=right|2,95|| align=right|3,528||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29273)||1993 FO32|| align=right|15,9|| align=right|2,375|| align=right|0,164|| align=right|1,09|| align=right|3,660||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29274)||1993 FK33|| align=right|14,0|| align=right|3,145|| align=right|0,243|| align=right|3,54|| align=right|5,576||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29275)||1993 FM33|| align=right|15,5|| align=right|2,351|| align=right|0,139|| align=right|2,69|| align=right|3,605||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29276)||1993 FO33|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,201|| align=right|3,02|| align=right|3,616||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29277)||1993 FB34|| align=right|14,5|| align=right|3,121|| align=right|0,063|| align=right|3,53|| align=right|5,512||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29278)||1993 FN34|| align=right|13,9|| align=right|3,222|| align=right|0,072|| align=right|4,67|| align=right|5,783||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29279)||1993 FC35|| align=right|15,6|| align=right|2,294|| align=right|0,188|| align=right|3,43|| align=right|3,474||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29280)||1993 FD36|| align=right|14,5|| align=right|2,333|| align=right|0,088|| align=right|5,91|| align=right|3,563||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29281)||1993 FJ38|| align=right|13,4|| align=right|3,164|| align=right|0,056|| align=right|9,38|| align=right|5,627||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29282)||1993 FM39|| align=right|14,9|| align=right|2,266|| align=right|0,156|| align=right|7,69|| align=right|3,411||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29283)||1993 FD40|| align=right|15,9|| align=right|2,362|| align=right|0,063|| align=right|6,79|| align=right|3,630||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29284)||1993 FL41|| align=right|15,3|| align=right|2,259|| align=right|0,045|| align=right|3,83|| align=right|3,395||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29285)||1993 FD42|| align=right|13,5|| align=right|3,175|| align=right|0,157|| align=right|0,93|| align=right|5,656||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29286)||1993 FA45|| align=right|14,9|| align=right|2,353|| align=right|0,267|| align=right|4,47|| align=right|3,608||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29287)||1993 FD49|| align=right|15,5|| align=right|2,383|| align=right|0,159|| align=right|1,94|| align=right|3,678||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29288)||1993 FJ51|| align=right|15,9|| align=right|2,196|| align=right|0,175|| align=right|3,42|| align=right|3,253||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29289)||1993 FM62|| align=right|14,7|| align=right|2,320|| align=right|0,265|| align=right|3,94|| align=right|3,532||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29290)||1993 FF84|| align=right|15,5|| align=right|2,299|| align=right|0,171|| align=right|4,58|| align=right|3,486||MBA||24. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(29291)||1993 JX|| align=right|14,9|| align=right|2,303|| align=right|0,075|| align=right|5,00|| align=right|3,494||MBA||14. května 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29292) Conniewalker||1993 KZ1|| align=right|13,4|| align=right|2,349|| align=right|0,200|| align=right|25,55|| align=right|3,599||MBA||24. května 1993||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(29293)||1993 OG9|| align=right|14,3|| align=right|2,366|| align=right|0,202|| align=right|10,18|| align=right|3,640||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29294)||1993 OH9|| align=right|15,0|| align=right|2,387|| align=right|0,078|| align=right|2,99|| align=right|3,688||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29295)||1993 OC13|| align=right|15,8|| align=right|2,406|| align=right|0,142|| align=right|1,19|| align=right|3,732||MBA||19. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29296)||1993 PY5|| align=right|14,0|| align=right|2,420|| align=right|0,164|| align=right|7,08|| align=right|3,763||MBA||15. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(29297)||1993 RU7|| align=right|14,1|| align=right|2,440|| align=right|0,074|| align=right|1,60|| align=right|3,812||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29298)||1993 SA14|| align=right|14,7|| align=right|1,929|| align=right|0,105|| align=right|19,50|| align=right|2,679||MBA||16. září 1993||La Silla||H. Debehogne; E. W. Elst
|-
|(29299)||1993 TW1|| align=right|13,3|| align=right|2,574|| align=right|0,074|| align=right|10,98|| align=right|4,130||MBA||15. října 1993||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(29300)||1993 TD25|| align=right|14,8|| align=right|2,539|| align=right|0,169|| align=right|3,57|| align=right|4,045||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29301)||1993 TQ31|| align=right|14,9|| align=right|2,568|| align=right|0,224|| align=right|4,41|| align=right|4,115||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29302)||1993 TY34|| align=right|15,6|| align=right|2,573|| align=right|0,156|| align=right|4,02|| align=right|4,126||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29303)||1993 TO36|| align=right|13,0|| align=right|2,561|| align=right|0,242|| align=right|17,62|| align=right|4,097||MBA||11. října 1993||Palomar||H. E. Holt
|-
|(29304)||1993 TF37|| align=right|15,4|| align=right|2,613|| align=right|0,172|| align=right|3,31|| align=right|4,224||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29305)||1993 TJ38|| align=right|13,9|| align=right|2,599|| align=right|0,033|| align=right|10,68|| align=right|4,188||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29306)||1993 TK38|| align=right|13,7|| align=right|2,648|| align=right|0,111|| align=right|13,51|| align=right|4,307||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29307)||1993 TB39|| align=right|13,4|| align=right|2,603|| align=right|0,124|| align=right|6,29|| align=right|4,200||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29308)||1993 UF1|| align=right|14,0|| align=right|1,927|| align=right|0,093|| align=right|21,14|| align=right|2,674||MBA||20. října 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(29309)||1993 VF1|| align=right|13,1|| align=right|2,586|| align=right|0,262|| align=right|26,17|| align=right|4,157||MBA||15. listopadu 1993||Dynic||A. Sugie
|-
|(29310)||1993 VA5|| align=right|14,3|| align=right|2,628|| align=right|0,249|| align=right|7,04|| align=right|4,258||MBA||15. listopadu 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(29311)||1994 BQ3|| align=right|12,1|| align=right|2,679|| align=right|0,202|| align=right|14,51|| align=right|4,385||MBA||16. ledna 1994||Caussols||E. W. Elst; C. Pollas
|-
|(29312)||1994 BL4|| align=right|14,4|| align=right|2,637|| align=right|0,215|| align=right|11,96|| align=right|4,282||MBA||21. ledna 1994||Fujieda||H. Shiozawa; T. Urata
|-
|(29313)||1994 CR|| align=right|13,7|| align=right|2,700|| align=right|0,092|| align=right|5,04|| align=right|4,435||MBA||4. února 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29314)||1994 CR18|| align=right|11,1|| align=right|5,236|| align=right|0,070|| align=right|15,27|| align=right|11,99||JUT||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29315)||1994 EV5|| align=right|14,0|| align=right|2,835|| align=right|0,048|| align=right|11,29|| align=right|4,773||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(29316)||1994 LY1|| align=right|15,7|| align=right|2,241|| align=right|0,077|| align=right|8,51|| align=right|3,354||MBA||7. června 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29317)||1994 PR9|| align=right|15,2|| align=right|2,267|| align=right|0,125|| align=right|2,40|| align=right|3,414||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29318)||1994 PH14|| align=right|15,3|| align=right|2,252|| align=right|0,235|| align=right|1,39|| align=right|3,378||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29319)||1994 PS14|| align=right|14,9|| align=right|2,229|| align=right|0,124|| align=right|4,08|| align=right|3,328||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29320)||1994 PW14|| align=right|15,5|| align=right|2,262|| align=right|0,087|| align=right|4,03|| align=right|3,401||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29321)||1994 PL16|| align=right|15,0|| align=right|2,237|| align=right|0,084|| align=right|5,61|| align=right|3,345||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29322)||1994 PS16|| align=right|16,0|| align=right|2,266|| align=right|0,195|| align=right|6,19|| align=right|3,410||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29323)||1994 PN19|| align=right|15,8|| align=right|2,283|| align=right|0,155|| align=right|2,06|| align=right|3,450||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29324)||1994 PM31|| align=right|15,0|| align=right|2,298|| align=right|0,098|| align=right|6,44|| align=right|3,482||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29325)||1994 PN39|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,091|| align=right|2,01|| align=right|3,349||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29326)||1994 RK3|| align=right|16,5|| align=right|2,427|| align=right|0,162|| align=right|2,68|| align=right|3,780||MBA||2. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29327)||1994 SV9|| align=right|14,4|| align=right|2,286|| align=right|0,116|| align=right|5,08|| align=right|3,456||MBA||28. září 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29328) Hanshintigers||1994 TU14|| align=right|14,3|| align=right|2,302|| align=right|0,194|| align=right|3,47|| align=right|3,491||MBA||13. října 1994||Kiso||Kiso
|-
|(29329) Knobelsdorff||1994 TN16|| align=right|15,0|| align=right|2,281|| align=right|0,116|| align=right|4,41|| align=right|3,444||MBA||5. října 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(29330)||1994 UK|| align=right|15,0|| align=right|2,406|| align=right|0,193|| align=right|2,24|| align=right|3,731||MBA||31. října 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29331)||1994 UC8|| align=right|14,6|| align=right|2,312|| align=right|0,229|| align=right|6,22|| align=right|3,514||MBA||28. října 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29332)||1994 VE|| align=right|13,6|| align=right|2,370|| align=right|0,040|| align=right|11,19|| align=right|3,647||MBA||1. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29333)||1994 VE2|| align=right|15,0|| align=right|2,368|| align=right|0,178|| align=right|5,34|| align=right|3,643||MBA||8. listopadu 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29334)||1994 XJ|| align=right|14,0|| align=right|2,331|| align=right|0,059|| align=right|6,98|| align=right|3,558||MBA||3. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29335)||1994 XL|| align=right|14,5|| align=right|2,411|| align=right|0,189|| align=right|3,76|| align=right|3,744||MBA||3. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29336)||1994 YT1|| align=right|14,7|| align=right|2,429|| align=right|0,112|| align=right|2,72|| align=right|3,785||MBA||31. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29337)||1995 AE1|| align=right|13,9|| align=right|2,466|| align=right|0,161|| align=right|6,26|| align=right|3,871||MBA||6. ledna 1995||Geisei||T. Seki
|-
|(29338)||1995 AV2|| align=right|14,4|| align=right|2,474|| align=right|0,156|| align=right|4,20|| align=right|3,891||MBA||2. ledna 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29339)||1995 BA|| align=right|14,4|| align=right|2,426|| align=right|0,167|| align=right|1,75|| align=right|3,778||MBA||19. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29340)||1995 BF|| align=right|14,1|| align=right|2,677|| align=right|0,165|| align=right|3,92|| align=right|4,380||MBA||23. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29341)||1995 BC1|| align=right|14,7|| align=right|2,591|| align=right|0,140|| align=right|15,83|| align=right|4,171||MBA||25. ledna 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29342)||1995 CF1|| align=right|14,2|| align=right|2,534|| align=right|0,190|| align=right|8,37|| align=right|4,033||MBA||3. února 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(29343)||1995 CK10|| align=right|13,4|| align=right|2,650|| align=right|0,123|| align=right|11,49|| align=right|4,313||MBA||1. února 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(29344)||1995 DX|| align=right|14,2|| align=right|2,664|| align=right|0,149|| align=right|12,14|| align=right|4,347||MBA||20. února 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29345) Ivandanilov||1995 DS1|| align=right|13,6|| align=right|2,658|| align=right|0,120|| align=right|5,85|| align=right|4,334||MBA||22. února 1995||Zelenchukskaya Stn||T. V. Krjačko
|-
|(29346) Mariadina||1995 DB13|| align=right|14,1|| align=right|2,744|| align=right|0,233|| align=right|12,05|| align=right|4,544||MBA||25. února 1995||Cima Ekar||M. Tombelli
|-
|(29347)||1995 EU|| align=right|14,1|| align=right|2,537|| align=right|0,024|| align=right|5,37|| align=right|4,040||MBA||5. března 1995||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(29348) Criswick||1995 FD|| align=right|14,9|| align=right|2,610|| align=right|0,144|| align=right|3,57|| align=right|4,216||MBA||28. března 1995||Victoria||D. D. Balam
|-
|(29349)||1995 FQ4|| align=right|13,8|| align=right|2,537|| align=right|0,088|| align=right|2,43|| align=right|4,039||MBA||23. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29350)||1995 FQ20|| align=right|14,0|| align=right|2,731|| align=right|0,086|| align=right|13,60|| align=right|4,513||MBA||31. března 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29351)||1995 HP2|| align=right|14,6|| align=right|2,761|| align=right|0,162|| align=right|6,14|| align=right|4,586||MBA||25. dubna 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29352)||1995 JR|| align=right|14,2|| align=right|2,536|| align=right|0,206|| align=right|8,42|| align=right|4,039||MBA||1. května 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29353) Manu||1995 OG|| align=right|14,3|| align=right|2,977|| align=right|0,120|| align=right|10,14|| align=right|5,137||MBA||19. července 1995||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(29354)||1995 OR1|| align=right|13,9|| align=right|3,124|| align=right|0,140|| align=right|2,58|| align=right|5,520||MBA||19. července 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29355) Siratakayama||1995 QX3|| align=right|13,4|| align=right|2,978|| align=right|0,034|| align=right|9,22|| align=right|5,137||MBA||28. srpna 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(29356) Giovarduino||1995 SY29|| align=right|13,4|| align=right|3,178|| align=right|0,167|| align=right|0,62|| align=right|5,665||MBA||25. září 1995||Pleiade||P. Antolini
|-
|(29357)||1995 YE6|| align=right|15,9|| align=right|2,233|| align=right|0,140|| align=right|2,63|| align=right|3,337||MBA||16. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29358)||1996 AY7|| align=right|15,1|| align=right|2,278|| align=right|0,146|| align=right|2,67|| align=right|3,439||MBA||12. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29359)||1996 BK|| align=right|15,1|| align=right|2,339|| align=right|0,195|| align=right|10,44|| align=right|3,576||MBA||16. ledna 1996||Višnjan||Visnjan
|-
|(29360)||1996 BR14|| align=right|15,0|| align=right|2,243|| align=right|0,208|| align=right|6,39|| align=right|3,359||MBA||18. ledna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29361)||1996 CY|| align=right|15,3|| align=right|2,288|| align=right|0,092|| align=right|6,24|| align=right|3,461||MBA||9. února 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(29362)||1996 CY2|| align=right|14,6|| align=right|2,241|| align=right|0,099|| align=right|2,92|| align=right|3,355||MBA||15. února 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(29363)||1996 CW8|| align=right|15,1|| align=right|2,332|| align=right|0,067|| align=right|6,74|| align=right|3,560||MBA||14. února 1996||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(29364)||1996 DG|| align=right|15,6|| align=right|2,268|| align=right|0,064|| align=right|3,28|| align=right|3,414||MBA||18. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29365)||1996 DN2|| align=right|14,3|| align=right|2,322|| align=right|0,128|| align=right|3,64|| align=right|3,538||MBA||23. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29366)||1996 DS6|| align=right|14,5|| align=right|2,276|| align=right|0,093|| align=right|5,44|| align=right|3,432||MBA||16. února 1996||Caussols||E. W. Elst
|-
|(29367)||1996 EN12|| align=right|15,4|| align=right|2,344|| align=right|0,118|| align=right|6,26|| align=right|3,589||MBA||13. března 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29368)||1996 FF2|| align=right|15,1|| align=right|2,302|| align=right|0,127|| align=right|3,48|| align=right|3,491||MBA||20. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(29369)||1996 FK2|| align=right|15,1|| align=right|2,208|| align=right|0,115|| align=right|4,21|| align=right|3,281||MBA||21. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(29370)||1996 FQ4|| align=right|14,1|| align=right|2,287|| align=right|0,078|| align=right|3,94|| align=right|3,459||MBA||18. března 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(29371)||1996 FG16|| align=right|15,2|| align=right|2,340|| align=right|0,151|| align=right|1,48|| align=right|3,578||MBA||22. března 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29372)||1996 GA|| align=right|13,5|| align=right|2,377|| align=right|0,137|| align=right|13,79|| align=right|3,664||MBA||5. dubna 1996||Višnjan||Visnjan
|-
|(29373)||1996 GP2|| align=right|14,1|| align=right|2,367|| align=right|0,061|| align=right|5,00|| align=right|3,641||MBA||14. dubna 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(29374)||1996 GZ2|| align=right|14,7|| align=right|2,365|| align=right|0,179|| align=right|2,56|| align=right|3,637||MBA||13. dubna 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(29375)||1996 GN17|| align=right|14,8|| align=right|2,449|| align=right|0,152|| align=right|1,81|| align=right|3,832||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29376)||1996 GU17|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,116|| align=right|9,29|| align=right|4,065||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29377)||1996 GV18|| align=right|14,7|| align=right|2,346|| align=right|0,122|| align=right|7,53|| align=right|3,593||MBA||15. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29378)||1996 HP4|| align=right|14,0|| align=right|2,545|| align=right|0,133|| align=right|8,42|| align=right|4,059||MBA||18. dubna 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29379)||1996 HX12|| align=right|14,1|| align=right|2,564|| align=right|0,184|| align=right|6,44|| align=right|4,104||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29380)||1996 HO13|| align=right|14,7|| align=right|2,559|| align=right|0,107|| align=right|3,56|| align=right|4,092||MBA||17. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29381)||1996 HR15|| align=right|14,8|| align=right|2,432|| align=right|0,115|| align=right|1,81|| align=right|3,792||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29382)||1996 HM16|| align=right|14,3|| align=right|2,595|| align=right|0,180|| align=right|6,62|| align=right|4,180||MBA||18. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29383)||1996 HA23|| align=right|14,9|| align=right|2,548|| align=right|0,178|| align=right|6,21|| align=right|4,066||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29384)||1996 HO23|| align=right|14,5|| align=right|2,313|| align=right|0,060|| align=right|5,02|| align=right|3,518||MBA||20. dubna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29385)||1996 JT|| align=right|14,9|| align=right|2,524|| align=right|0,138|| align=right|4,60|| align=right|4,009||MBA||13. května 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(29386)||1996 JC5|| align=right|14,7|| align=right|2,393|| align=right|0,083|| align=right|7,38|| align=right|3,702||MBA||10. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29387)||1996 JC6|| align=right|14,5|| align=right|2,458|| align=right|0,131|| align=right|3,00|| align=right|3,852||MBA||11. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29388)||1996 JD6|| align=right|14,6|| align=right|2,421|| align=right|0,098|| align=right|6,12|| align=right|3,767||MBA||11. května 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29389)||1996 LZ|| align=right|14,7|| align=right|2,575|| align=right|0,124|| align=right|0,67|| align=right|4,131||MBA||13. června 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(29390)||1996 LO3|| align=right|14,5|| align=right|2,442|| align=right|0,127|| align=right|6,21|| align=right|3,815||MBA||11. června 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29391) Knight||1996 MB|| align=right|15,0|| align=right|2,660|| align=right|0,166|| align=right|1,21|| align=right|4,337||MBA||17. června 1996||Needville||Needville
|-
|(29392)||1996 MN1|| align=right|14,0|| align=right|2,566|| align=right|0,139|| align=right|14,25|| align=right|4,110||MBA||16. června 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29393)||1996 NA3|| align=right|13,0|| align=right|2,611|| align=right|0,035|| align=right|14,96|| align=right|4,218||MBA||14. července 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29394)||1996 NR5|| align=right|13,7|| align=right|2,678|| align=right|0,157|| align=right|12,48|| align=right|4,381||MBA||12. července 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(29395)||1996 PO1|| align=right|14,9|| align=right|2,681|| align=right|0,164|| align=right|2,80|| align=right|4,389||MBA||5. srpna 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(29396)||1996 PM3|| align=right|13,7|| align=right|2,610|| align=right|0,133|| align=right|13,14|| align=right|4,215||MBA||6. srpna 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29397)||1996 RU3|| align=right|14,8|| align=right|2,700|| align=right|0,056|| align=right|2,05|| align=right|4,435||MBA||13. září 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(29398)||1996 RM5|| align=right|14,1|| align=right|2,789|| align=right|0,157|| align=right|14,15|| align=right|4,658||MBA||15. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29399)||1996 RO5|| align=right|14,0|| align=right|2,585|| align=right|0,148|| align=right|11,63|| align=right|4,155||MBA||15. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29400)||1996 RO6|| align=right|14,7|| align=right|2,970|| align=right|0,075|| align=right|1,12|| align=right|5,117||MBA||5. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29401) Asterix||1996 TE|| align=right|14,5|| align=right|2,828|| align=right|0,093|| align=right|2,89|| align=right|4,755||MBA||1. října 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(29402) Obelix||1996 TT9|| align=right|14,3|| align=right|3,088|| align=right|0,038|| align=right|8,23|| align=right|5,426||MBA||14. října 1996||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(29403)||1996 TO13|| align=right|14,7|| align=right|2,967|| align=right|0,096|| align=right|10,74|| align=right|5,110||MBA||5. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29404) Hikarusato||1996 TS14|| align=right|13,7|| align=right|2,873|| align=right|0,082|| align=right|1,56|| align=right|4,869||MBA||9. října 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(29405)||1996 TN18|| align=right|13,6|| align=right|3,196|| align=right|0,170|| align=right|0,97|| align=right|5,713||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29406)||1996 TS32|| align=right|13,4|| align=right|2,661|| align=right|0,115|| align=right|12,78|| align=right|4,341||MBA||10. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29407)||1996 UW|| align=right|15,2|| align=right|2,356|| align=right|0,304|| align=right|5,08|| align=right|3,616||MBA||20. října 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29408)||1996 VJ5|| align=right|12,0|| align=right|2,980|| align=right|0,267|| align=right|20,80|| align=right|5,143||MBA||3. listopadu 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(29409)||1996 VW5|| align=right|12,9|| align=right|2,998|| align=right|0,139|| align=right|14,14|| align=right|5,190||MBA||14. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29410)||1996 VD6|| align=right|13,2|| align=right|3,209|| align=right|0,138|| align=right|3,93|| align=right|5,747||MBA||15. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29411)||1996 WQ2|| align=right|12,9|| align=right|3,124|| align=right|0,203|| align=right|16,42|| align=right|5,520||MBA||20. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29412)||1996 WJ3|| align=right|13,3|| align=right|3,009|| align=right|0,130|| align=right|10,08|| align=right|5,218||MBA||27. listopadu 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29413)||1996 XE1|| align=right|13,1|| align=right|3,087|| align=right|0,121|| align=right|10,08|| align=right|5,423||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29414)||1996 XF1|| align=right|13,2|| align=right|3,165|| align=right|0,169|| align=right|5,86|| align=right|5,630||MBA||2. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29415)||1996 XU5|| align=right|13,6|| align=right|3,115|| align=right|0,174|| align=right|6,78|| align=right|5,497||MBA||7. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29416)||1996 XX5|| align=right|14,1|| align=right|3,170|| align=right|0,318|| align=right|2,15|| align=right|5,643||MBA||7. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29417)||1996 XR26|| align=right|13,1|| align=right|2,783|| align=right|0,191|| align=right|8,30|| align=right|4,643||MBA||6. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29418)||1997 AH13|| align=right|13,6|| align=right|3,150|| align=right|0,250|| align=right|8,96|| align=right|5,591||MBA||11. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29419) Mládková||1997 AD18|| align=right|14,3|| align=right|3,328|| align=right|0,101|| align=right|2,25|| align=right|6,070||MBA||13. ledna 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(29420)||1997 AT18|| align=right|13,1|| align=right|3,113|| align=right|0,033|| align=right|9,30|| align=right|5,491||MBA||9. ledna 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(29421)||1997 AV18|| align=right|15,2|| align=right|1,936|| align=right|0,094|| align=right|24,53|| align=right|2,693||MBA||9. ledna 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(29422)||1997 AH21|| align=right|12,2|| align=right|3,117|| align=right|0,204|| align=right|18,54|| align=right|5,503||MBA||9. ledna 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29423)||1997 AF22|| align=right|12,6|| align=right|3,198|| align=right|0,256|| align=right|16,13|| align=right|5,719||MBA||9. ledna 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29424)||1997 BV4|| align=right|13,2|| align=right|3,139|| align=right|0,202|| align=right|18,24|| align=right|5,561||MBA||29. ledna 1997||Sormano||A. Testa; P. Chiavenna
|-
|(29425)||1997 CZ21|| align=right|15,5|| align=right|2,115|| align=right|0,052|| align=right|2,63|| align=right|3,076||MBA||13. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29426)||1997 CH28|| align=right|12,8|| align=right|3,168|| align=right|0,165|| align=right|9,53|| align=right|5,637||MBA||11. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29427) Oswaldthomas||1997 EJ11|| align=right|16,6|| align=right|2,188|| align=right|0,085|| align=right|5,21|| align=right|3,235||MBA||7. března 1997||Linz||E. Meyer
|-
|(29428)||1997 FM1|| align=right|15,3|| align=right|1,955|| align=right|0,091|| align=right|22,36|| align=right|2,733||MBA||31. března 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(29429)||1997 GO13|| align=right|16,3|| align=right|2,153|| align=right|0,186|| align=right|0,50|| align=right|3,159||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(29430)||1997 GG22|| align=right|16,0|| align=right|2,284|| align=right|0,106|| align=right|6,37|| align=right|3,452||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(29431) Shijimi||1997 GA26|| align=right|14,4|| align=right|2,236|| align=right|0,156|| align=right|7,20|| align=right|3,344||MBA||12. dubna 1997||Yatsuka||H. Abe
|-
|(29432)||1997 GP34|| align=right|14,4|| align=right|3,084|| align=right|0,126|| align=right|2,80|| align=right|5,416||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(29433)||1997 HC3|| align=right|12,7|| align=right|3,941|| align=right|0,061|| align=right|4,84|| align=right|7,823||HLD||30. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29434)||1997 HZ13|| align=right|16,1|| align=right|2,210|| align=right|0,084|| align=right|2,53|| align=right|3,285||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(29435) Mordell||1997 JB8|| align=right|15,8|| align=right|2,216|| align=right|0,221|| align=right|4,98|| align=right|3,298||MBA||8. května 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29436)||1997 JT14|| align=right|14,8|| align=right|2,307|| align=right|0,202|| align=right|7,86|| align=right|3,503||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29437) Marchais||1997 LG1|| align=right|14,8|| align=right|2,323|| align=right|0,233|| align=right|10,43|| align=right|3,540||MBA||7. června 1997||Castres||A. Klotz
|-
|(29438)||1997 MV|| align=right|15,1|| align=right|2,238|| align=right|0,043|| align=right|8,71|| align=right|3,346||MBA||26. června 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29439)||1997 MQ1|| align=right|14,9|| align=right|2,255|| align=right|0,090|| align=right|5,86|| align=right|3,385||MBA||28. června 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(29440)||1997 MK4|| align=right|14,8|| align=right|2,210|| align=right|0,087|| align=right|5,09|| align=right|3,286||MBA||28. června 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(29441)||1997 NN1|| align=right|15,8|| align=right|2,377|| align=right|0,179|| align=right|6,19|| align=right|3,664||MBA||2. července 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29442)||1997 NS4|| align=right|14,9|| align=right|2,399|| align=right|0,159|| align=right|8,76|| align=right|3,714||MBA||8. července 1997||Caussols||ODAS
|-
|(29443)||1997 NM10|| align=right|15,4|| align=right|2,288|| align=right|0,189|| align=right|11,07|| align=right|3,460||MBA||13. července 1997||San Marcello||L. Tesi; G. Cattani
|-
|(29444)||1997 NR10|| align=right|16,4|| align=right|2,396|| align=right|0,240|| align=right|5,26|| align=right|3,709||MBA||6. července 1997||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(29445)||1997 PH|| align=right|14,5|| align=right|2,438|| align=right|0,134|| align=right|6,45|| align=right|3,807||MBA||1. srpna 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(29446)||1997 PX|| align=right|15,6|| align=right|2,314|| align=right|0,154|| align=right|3,41|| align=right|3,519||MBA||4. srpna 1997||Caussols||ODAS
|-
|(29447) Jerzyneyman||1997 PY2|| align=right|15,1|| align=right|2,421|| align=right|0,072|| align=right|7,16|| align=right|3,767||MBA||12. srpna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29448) Pappos||1997 QJ|| align=right|15,6|| align=right|2,394|| align=right|0,298|| align=right|1,43|| align=right|3,704||MBA||23. srpna 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29449)||1997 QR2|| align=right|14,6|| align=right|2,640|| align=right|0,151|| align=right|13,39|| align=right|4,288||MBA||29. srpna 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(29450)||1997 QZ2|| align=right|13,7|| align=right|2,322|| align=right|0,067|| align=right|4,03|| align=right|3,537||MBA||28. srpna 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(29451)||1997 RM1|| align=right|14,4|| align=right|2,421|| align=right|0,349|| align=right|5,07|| align=right|3,767||MBA||2. září 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(29452)||1997 RV2|| align=right|14,4|| align=right|2,392|| align=right|0,134|| align=right|12,33|| align=right|3,699||MBA||3. září 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(29453)||1997 RU6|| align=right|14,5|| align=right|2,401|| align=right|0,150|| align=right|5,56|| align=right|3,719||MBA||5. září 1997||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(29454)||1997 RZ6|| align=right|14,7|| align=right|2,447|| align=right|0,141|| align=right|2,71|| align=right|3,828||MBA||9. září 1997||Rand||G. R. Viscome
|-
|(29455)||1997 SX1|| align=right|14,0|| align=right|2,637|| align=right|0,148|| align=right|4,42|| align=right|4,282||MBA||23. září 1997||Ondřejov||P. Pravec; M. Wolf
|-
|(29456)||1997 SN2|| align=right|15,6|| align=right|2,386|| align=right|0,159|| align=right|1,59|| align=right|3,685||MBA||24. září 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(29457) Marcopolo||1997 SO4|| align=right|14,8|| align=right|2,430|| align=right|0,193|| align=right|2,24|| align=right|3,786||MBA||25. září 1997||Pianoro||V. Goretti
|-
|(29458) Pearson||1997 SJ11|| align=right|15,4|| align=right|2,416|| align=right|0,222|| align=right|2,74|| align=right|3,755||MBA||30. září 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29459)||1997 SO16|| align=right|14,7|| align=right|2,458|| align=right|0,129|| align=right|6,89|| align=right|3,854||MBA||29. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29460)||1997 SR31|| align=right|15,8|| align=right|2,421|| align=right|0,087|| align=right|3,68|| align=right|3,767||MBA||30. září 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29461)||1997 SP32|| align=right|15,3|| align=right|2,446|| align=right|0,189|| align=right|2,12|| align=right|3,826||MBA||30. září 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29462)||1997 SG34|| align=right|14,2|| align=right|2,693|| align=right|0,193|| align=right|13,14|| align=right|4,418||MBA||29. září 1997||Caussols||ODAS
|-
|(29463) Benjaminpeirce||1997 TB|| align=right|14,7|| align=right|2,664|| align=right|0,060|| align=right|14,59|| align=right|4,347||MBA||2. října 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29464) Leonmiš||1997 TY9|| align=right|15,8|| align=right|2,549|| align=right|0,184|| align=right|2,31|| align=right|4,068||MBA||5. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(29465)||1997 TX10|| align=right|15,7|| align=right|2,572|| align=right|0,136|| align=right|9,33|| align=right|4,124||MBA||3. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29466)||1997 TN17|| align=right|13,3|| align=right|2,578|| align=right|0,124|| align=right|15,13|| align=right|4,138||MBA||8. října 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29467) Shandongdaxue||1997 TS26|| align=right|13,8|| align=right|2,795|| align=right|0,166|| align=right|9,81|| align=right|4,672||MBA||15. října 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29468)||1997 UC|| align=right|14,5|| align=right|2,453|| align=right|0,183|| align=right|14,40|| align=right|3,842||MBA||20. října 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(29469)||1997 UV2|| align=right|14,3|| align=right|2,700|| align=right|0,139|| align=right|1,23|| align=right|4,435||MBA||25. října 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(29470)||1997 UC7|| align=right|13,0|| align=right|2,593|| align=right|0,141|| align=right|13,73|| align=right|4,174||MBA||26. října 1997||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(29471) Spejbl||1997 UT7|| align=right|14,3|| align=right|2,346|| align=right|0,112|| align=right|3,21|| align=right|3,592||MBA||27. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(29472) Hurvínek||1997 UV7|| align=right|14,9|| align=right|2,620|| align=right|0,156|| align=right|5,00|| align=right|4,241||MBA||27. října 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(29473) Krejčí||1997 UE8|| align=right|15,3|| align=right|2,741|| align=right|0,097|| align=right|1,55|| align=right|4,537||MBA||21. října 1997||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(29474)||1997 UT8|| align=right|14,0|| align=right|2,532|| align=right|0,146|| align=right|5,54|| align=right|4,029||MBA||25. října 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(29475)||1997 UF11|| align=right|13,7|| align=right|2,357|| align=right|0,228|| align=right|23,16|| align=right|3,617||MBA||29. října 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(29476) Kvícala||1997 UX14|| align=right|14,6|| align=right|2,736|| align=right|0,107|| align=right|10,21|| align=right|4,524||MBA||31. října 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(29477) Zdíkšíma||1997 UE15|| align=right|14,9|| align=right|2,522|| align=right|0,085|| align=right|10,57|| align=right|4,005||MBA||31. října 1997||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(29478)||1997 UW17|| align=right|14,0|| align=right|2,556|| align=right|0,023|| align=right|8,61|| align=right|4,086||MBA||28. října 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29479)||1997 VJ1|| align=right|13,0|| align=right|2,623|| align=right|0,065|| align=right|14,38|| align=right|4,247||MBA||1. listopadu 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(29480)||1997 VO1|| align=right|13,2|| align=right|2,677|| align=right|0,180|| align=right|14,29|| align=right|4,380||MBA||1. listopadu 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(29481)||1997 VJ3|| align=right|13,5|| align=right|2,683|| align=right|0,083|| align=right|3,43|| align=right|4,394||MBA||6. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29482)||1997 VM3|| align=right|13,0|| align=right|2,743|| align=right|0,054|| align=right|7,20|| align=right|4,543||MBA||6. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29483)||1997 VD5|| align=right|16,0|| align=right|2,425|| align=right|0,249|| align=right|4,21|| align=right|3,775||MBA||3. listopadu 1997||Solingen||B. Koch
|-
|(29484) Honzaveselý||1997 VJ6|| align=right|14,2|| align=right|2,559|| align=right|0,113|| align=right|4,37|| align=right|4,093||MBA||9. listopadu 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(29485)||1997 VE7|| align=right|14,0|| align=right|2,429|| align=right|0,150|| align=right|4,94|| align=right|3,784||MBA||2. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29486)||1997 VG7|| align=right|15,5|| align=right|2,524|| align=right|0,195|| align=right|1,26|| align=right|4,009||MBA||2. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29487)||1997 VU8|| align=right|13,2|| align=right|2,575|| align=right|0,157|| align=right|12,38|| align=right|4,132||MBA||14. listopadu 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29488)||1997 WM|| align=right|14,0|| align=right|2,793|| align=right|0,118|| align=right|13,05|| align=right|4,666||MBA||18. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29489)||1997 WQ|| align=right|13,3|| align=right|2,641|| align=right|0,197|| align=right|12,71|| align=right|4,292||MBA||18. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29490) Myslbek||1997 WX|| align=right|14,3|| align=right|2,342|| align=right|0,071|| align=right|8,01|| align=right|3,583||MBA||19. listopadu 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(29491) Pfaff||1997 WB1|| align=right|14,7|| align=right|2,633|| align=right|0,082|| align=right|2,37|| align=right|4,273||MBA||23. listopadu 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29492)||1997 WP2|| align=right|13,0|| align=right|2,627|| align=right|0,097|| align=right|11,18|| align=right|4,258||MBA||23. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29493)||1997 WR5|| align=right|14,2|| align=right|2,675|| align=right|0,009|| align=right|2,89|| align=right|4,374||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29494)||1997 WL7|| align=right|13,6|| align=right|2,646|| align=right|0,092|| align=right|3,49|| align=right|4,303||MBA||19. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(29495)||1997 WU7|| align=right|13,2|| align=right|2,543|| align=right|0,245|| align=right|13,48|| align=right|4,054||MBA||27. listopadu 1997||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(29496)||1997 WE8|| align=right|13,4|| align=right|2,695|| align=right|0,090|| align=right|4,97|| align=right|4,423||MBA||19. listopadu 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(29497)||1997 WD15|| align=right|12,8|| align=right|2,754|| align=right|0,118|| align=right|5,99|| align=right|4,569||MBA||23. listopadu 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29498)||1997 WK21|| align=right|13,4|| align=right|2,765|| align=right|0,046|| align=right|4,77|| align=right|4,597||MBA||30. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29499)||1997 WT21|| align=right|13,8|| align=right|2,850|| align=right|0,075|| align=right|3,13|| align=right|4,810||MBA||30. listopadu 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29500)||1997 WP32|| align=right|13,7|| align=right|3,083|| align=right|0,148|| align=right|1,93|| align=right|5,412||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(29501)||1997 WQ32|| align=right|14,8|| align=right|2,510|| align=right|0,162|| align=right|4,91|| align=right|3,975||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(29502)||1997 WL35|| align=right|14,5|| align=right|2,549|| align=right|0,170|| align=right|5,21|| align=right|4,068||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(29503)||1997 WQ38|| align=right|14,2|| align=right|2,586|| align=right|0,164|| align=right|8,77|| align=right|4,158||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(29504)||1997 WS44|| align=right|14,4|| align=right|2,724|| align=right|0,086|| align=right|4,40|| align=right|4,495||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(29505)||1997 WV44|| align=right|13,6|| align=right|2,802|| align=right|0,167|| align=right|6,67|| align=right|4,689||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(29506)||1997 XM|| align=right|14,1|| align=right|2,581|| align=right|0,182|| align=right|2,47|| align=right|4,145||MBA||3. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29507)||1997 XV|| align=right|13,6|| align=right|2,867|| align=right|0,027|| align=right|4,77|| align=right|4,855||MBA||3. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29508)||1997 XR8|| align=right|14,3|| align=right|3,134|| align=right|0,176|| align=right|2,28|| align=right|5,547||MBA||7. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(29509)||1997 YK1|| align=right|13,8|| align=right|3,001|| align=right|0,087|| align=right|8,45|| align=right|5,198||MBA||17. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29510)||1997 YF2|| align=right|13,7|| align=right|3,070|| align=right|0,090|| align=right|10,47|| align=right|5,379||MBA||21. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29511)||1997 YP3|| align=right|14,2|| align=right|2,867|| align=right|0,029|| align=right|1,64|| align=right|4,854||MBA||21. prosince 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29512)||1997 YL5|| align=right|13,7|| align=right|2,784|| align=right|0,082|| align=right|6,56|| align=right|4,644||MBA||25. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29513)||1997 YT5|| align=right|13,0|| align=right|2,983|| align=right|0,097|| align=right|9,37|| align=right|5,152||MBA||25. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29514)||1997 YV6|| align=right|13,5|| align=right|2,935|| align=right|0,170|| align=right|15,32|| align=right|5,027||MBA||25. prosince 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(29515)||1997 YL7|| align=right|12,7|| align=right|2,657|| align=right|0,233|| align=right|15,11|| align=right|4,331||MBA||27. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29516)||1997 YO7|| align=right|13,4|| align=right|2,982|| align=right|0,064|| align=right|11,67|| align=right|5,147||MBA||27. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29517)||1997 YQ10|| align=right|12,9|| align=right|2,929|| align=right|0,088|| align=right|9,69|| align=right|5,013||MBA||30. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29518)||1997 YW11|| align=right|13,4|| align=right|2,800|| align=right|0,102|| align=right|4,72|| align=right|4,683||MBA||31. prosince 1997||Lime Creek||T. Houlden; E. Ross
|-
|(29519)||1997 YH13|| align=right|14,0|| align=right|3,164|| align=right|0,148|| align=right|5,81|| align=right|5,628||MBA||29. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29520)||1997 YH14|| align=right|14,3|| align=right|2,932|| align=right|0,053|| align=right|1,05|| align=right|5,020||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29521)||1997 YK14|| align=right|12,9|| align=right|3,194|| align=right|0,069|| align=right|8,57|| align=right|5,707||MBA||31. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29522)||1997 YL15|| align=right|14,5|| align=right|3,166|| align=right|0,192|| align=right|00,69|| align=right|5,632||MBA||29. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29523)||1997 YO21|| align=right|14,5|| align=right|2,794|| align=right|0,102|| align=right|4,65|| align=right|4,670||MBA||29. prosince 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29524)||1998 AE|| align=right|13,4|| align=right|3,226|| align=right|0,209|| align=right|11,52|| align=right|5,794||MBA||3. ledna 1998||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(29525)||1998 AF|| align=right|15,2|| align=right|2,276|| align=right|0,102|| align=right|5,12|| align=right|3,434||MBA||2. ledna 1998||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(29526)||1998 AV|| align=right|13,0|| align=right|3,149|| align=right|0,004|| align=right|22,38|| align=right|5,587||MBA||5. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29527)||1998 AY6|| align=right|13,8|| align=right|2,970|| align=right|0,179|| align=right|2,29|| align=right|5,118||MBA||5. ledna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29528)||1998 AN8|| align=right|14,0|| align=right|2,679|| align=right|0,098|| align=right|15,57|| align=right|4,383||MBA||10. ledna 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(29529)||1998 BM|| align=right|12,6|| align=right|3,142|| align=right|0,076|| align=right|8,38|| align=right|5,569||MBA||18. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29530)||1998 BT|| align=right|13,4|| align=right|2,963|| align=right|0,032|| align=right|11,16|| align=right|5,100||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29531)||1998 BA1|| align=right|13,0|| align=right|3,093|| align=right|0,131|| align=right|13,77|| align=right|5,438||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29532)||1998 BJ1|| align=right|13,7|| align=right|3,010|| align=right|0,064|| align=right|9,77|| align=right|5,222||MBA||19. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29533)||1998 BW1|| align=right|13,7|| align=right|3,007|| align=right|0,228|| align=right|2,21|| align=right|5,214||MBA||19. ledna 1998||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(29534)||1998 BP7|| align=right|14,3|| align=right|3,026|| align=right|0,102|| align=right|1,67|| align=right|5,263||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(29535)||1998 BF8|| align=right|13,9|| align=right|2,976|| align=right|0,030|| align=right|10,44|| align=right|5,132||MBA||25. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29536)||1998 BC12|| align=right|12,2|| align=right|3,038|| align=right|0,033|| align=right|11,62|| align=right|5,295||MBA||23. ledna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29537)||1998 BW15|| align=right|13,7|| align=right|3,163|| align=right|0,056|| align=right|8,15|| align=right|5,625||MBA||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(29538)||1998 BN16|| align=right|11,5|| align=right|3,399|| align=right|0,049|| align=right|14,64|| align=right|6,264||MBA||25. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(29539)||1998 BT23|| align=right|13,6|| align=right|3,229|| align=right|0,146|| align=right|00,45|| align=right|5,801||MBA||26. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29540)||1998 BV24|| align=right|13,0|| align=right|3,180|| align=right|0,160|| align=right|6,13|| align=right|5,670||MBA||28. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29541)||1998 BZ24|| align=right|13,6|| align=right|3,089|| align=right|0,155|| align=right|2,73|| align=right|5,429||MBA||28. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29542)||1998 BZ25|| align=right|14,0|| align=right|3,021|| align=right|0,073|| align=right|11,08|| align=right|5,250||MBA||29. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29543)||1998 BV29|| align=right|13,7|| align=right|2,800|| align=right|0,100|| align=right|10,50|| align=right|4,685||MBA||29. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29544)||1998 BE30|| align=right|13,1|| align=right|2,993|| align=right|0,046|| align=right|10,84|| align=right|5,177||MBA||30. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29545)||1998 BM31|| align=right|13,5|| align=right|3,108|| align=right|0,160|| align=right|00,21|| align=right|5,478||MBA||26. ledna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29546)||1998 BV33|| align=right|12,8|| align=right|3,210|| align=right|0,055|| align=right|5,90|| align=right|5,749||MBA||31. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29547)||1998 BA34|| align=right|13,1|| align=right|3,058|| align=right|0,070|| align=right|11,61|| align=right|5,346||MBA||25. ledna 1998||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(29548)||1998 BC42|| align=right|14,0|| align=right|3,091|| align=right|0,020|| align=right|11,79|| align=right|5,433||MBA||19. ledna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29549)||1998 BB44|| align=right|13,9|| align=right|2,811|| align=right|0,129|| align=right|10,03|| align=right|4,713||MBA||25. ledna 1998||Cima Ekar||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(29550)||1998 BE44|| align=right|13,1|| align=right|2,686|| align=right|0,204|| align=right|13,88|| align=right|4,400||MBA||25. ledna 1998||Cima Ekar||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(29551)||1998 CH1|| align=right|14,3|| align=right|2,908|| align=right|0,078|| align=right|1,93|| align=right|4,958||MBA||5. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29552) Chern||1998 CS2|| align=right|13,4|| align=right|2,877|| align=right|0,081|| align=right|6,81|| align=right|4,880||MBA||15. února 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29553)||1998 CZ3|| align=right|14,2|| align=right|3,194|| align=right|0,112|| align=right|1,89|| align=right|5,706||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29554)||1998 CL4|| align=right|13,3|| align=right|2,975|| align=right|0,081|| align=right|8,96|| align=right|5,132||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29555) MACEK||1998 DP|| align=right|11,8|| align=right|3,163|| align=right|0,117|| align=right|13,91|| align=right|5,624||MBA||18. února 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(29556)||1998 DR2|| align=right|12,8|| align=right|2,997|| align=right|0,052|| align=right|9,26|| align=right|5,187||MBA||21. února 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29557)||1998 DV3|| align=right|13,6|| align=right|3,092|| align=right|0,162|| align=right|1,18|| align=right|5,436||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(29558)||1998 DN4|| align=right|13,7|| align=right|2,753|| align=right|0,153|| align=right|10,20|| align=right|4,567||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(29559)||1998 DS4|| align=right|13,6|| align=right|3,025|| align=right|0,099|| align=right|15,99|| align=right|5,261||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(29560)||1998 DE9|| align=right|13,3|| align=right|3,214|| align=right|0,011|| align=right|14,66|| align=right|5,761||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(29561) Iatteri||1998 DU10|| align=right|13,2|| align=right|3,104|| align=right|0,115|| align=right|8,92|| align=right|5,468||MBA||21. února 1998||Stroncone||Stroncone
|-
|(29562) Danmacdonald||1998 DM14|| align=right|13,3|| align=right|2,990|| align=right|0,047|| align=right|10,52|| align=right|5,168||MBA||22. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(29563)||1998 DY26|| align=right|13,7|| align=right|2,992|| align=right|0,036|| align=right|10,26|| align=right|5,174||MBA||24. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29564)||1998 ED6|| align=right|11,7|| align=right|3,107|| align=right|0,205|| align=right|13,37|| align=right|5,476||MBA||2. března 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(29565) Glenngould||1998 FD|| align=right|13,5|| align=right|3,019|| align=right|0,230|| align=right|2,28|| align=right|5,245||MBA||17. března 1998||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(29566)||1998 FK5|| align=right|14,6|| align=right|1,776|| align=right|0,121|| align=right|24,14|| align=right|2,365||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29567)||1998 FT13|| align=right|13,1|| align=right|3,010|| align=right|0,110|| align=right|10,37|| align=right|5,222||MBA||26. března 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(29568)||1998 FG16|| align=right|13,5|| align=right|2,862|| align=right|0,102|| align=right|3,22|| align=right|4,841||MBA||25. března 1998||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(29569)||1998 FA23|| align=right|12,9|| align=right|3,092|| align=right|0,052|| align=right|12,04|| align=right|5,435||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29570)||1998 FY27|| align=right|13,9|| align=right|3,024|| align=right|0,110|| align=right|2,65|| align=right|5,258||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29571)||1998 FC29|| align=right|12,9|| align=right|3,160|| align=right|0,132|| align=right|14,25|| align=right|5,617||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29572)||1998 FH30|| align=right|13,4|| align=right|2,964|| align=right|0,091|| align=right|10,85|| align=right|5,103||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29573)||1998 FU38|| align=right|13,8|| align=right|3,088|| align=right|0,153|| align=right|5,58|| align=right|5,427||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29574)||1998 FM45|| align=right|12,5|| align=right|3,904|| align=right|0,055|| align=right|5,18|| align=right|7,712||HLD||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29575)||1998 FM51|| align=right|14,5|| align=right|3,064|| align=right|0,136|| align=right|5,63|| align=right|5,363||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29576)||1998 FF52|| align=right|13,5|| align=right|3,148|| align=right|0,149|| align=right|4,45|| align=right|5,584||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29577)||1998 FA53|| align=right|13,1|| align=right|3,198|| align=right|0,151|| align=right|5,28|| align=right|5,719||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29578)||1998 FU53|| align=right|13,5|| align=right|3,200|| align=right|0,123|| align=right|6,97|| align=right|5,724||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29579)||1998 FV54|| align=right|13,2|| align=right|3,061|| align=right|0,135|| align=right|17,01|| align=right|5,355||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29580)||1998 FK55|| align=right|13,0|| align=right|3,239|| align=right|0,077|| align=right|16,51|| align=right|5,829||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29581)||1998 FR55|| align=right|13,5|| align=right|3,084|| align=right|0,138|| align=right|12,98|| align=right|5,416||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29582)||1998 FR58|| align=right|12,9|| align=right|3,122|| align=right|0,084|| align=right|1,81|| align=right|5,515||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29583)||1998 FA60|| align=right|13,4|| align=right|3,089|| align=right|0,158|| align=right|2,12|| align=right|5,428||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29584)||1998 FQ60|| align=right|13,6|| align=right|3,106|| align=right|0,169|| align=right|00,84|| align=right|5,473||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29585)||1998 FD64|| align=right|14,1|| align=right|3,076|| align=right|0,145|| align=right|3,35|| align=right|5,394||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29586)||1998 FT66|| align=right|13,7|| align=right|3,174|| align=right|0,121|| align=right|6,38|| align=right|5,653||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29587)||1998 FR69|| align=right|13,9|| align=right|3,052|| align=right|0,178|| align=right|3,05|| align=right|5,330||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29588)||1998 FM71|| align=right|12,6|| align=right|3,177|| align=right|0,177|| align=right|15,87|| align=right|5,662||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29589)||1998 FV98|| align=right|13,4|| align=right|2,918|| align=right|0,120|| align=right|9,78|| align=right|4,984||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29590)||1998 FR115|| align=right|13,2|| align=right|3,071|| align=right|0,121|| align=right|10,55|| align=right|5,381||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29591)||1998 FK121|| align=right|13,0|| align=right|3,965|| align=right|0,138|| align=right|5,65|| align=right|7,893||HLD||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29592)||1998 FP123|| align=right|13,4|| align=right|3,031|| align=right|0,239|| align=right|3,63|| align=right|5,276||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29593)||1998 FA129|| align=right|13,1|| align=right|3,122|| align=right|0,080|| align=right|10,04|| align=right|5,515||MBA||22. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29594)||1998 GK8|| align=right|13,0|| align=right|3,208|| align=right|0,145|| align=right|27,62|| align=right|5,745||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29595)||1998 HL14|| align=right|12,0|| align=right|3,190|| align=right|0,109|| align=right|22,92|| align=right|5,698||MBA||26. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(29596)||1998 HO32|| align=right|13,7|| align=right|3,134|| align=right|0,149|| align=right|16,71|| align=right|5,548||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29597)||1998 HT37|| align=right|13,1|| align=right|3,225|| align=right|0,112|| align=right|9,32|| align=right|5,792||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29598)||1998 HB62|| align=right|13,3|| align=right|3,120|| align=right|0,086|| align=right|2,83|| align=right|5,511||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29599)||1998 HZ119|| align=right|12,5|| align=right|3,209|| align=right|0,092|| align=right|13,14|| align=right|5,747||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29600)||1998 HP134|| align=right|13,1|| align=right|3,162|| align=right|0,051|| align=right|11,48|| align=right|5,621||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29601)||1998 KK31|| align=right|13,7|| align=right|3,070|| align=right|0,261|| align=right|10,70|| align=right|5,377||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29602)||1998 LA2|| align=right|14,3|| align=right|2,233|| align=right|0,074|| align=right|5,29|| align=right|3,337||MBA||1. června 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29603)||1998 MO44|| align=right|11,1|| align=right|5,182|| align=right|0,033|| align=right|33,35|| align=right|11,80||JUT||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29604)||1998 QX5|| align=right|13,9|| align=right|2,649|| align=right|0,256|| align=right|11,91|| align=right|4,310||MBA||24. srpna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(29605)||1998 QF54|| align=right|15,8|| align=right|2,250|| align=right|0,121|| align=right|6,19|| align=right|3,375||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29606)||1998 QN94|| align=right|14,4|| align=right|2,328|| align=right|0,209|| align=right|23,88|| align=right|3,552||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29607)||1998 QZ97|| align=right|15,2|| align=right|2,222|| align=right|0,156|| align=right|6,94|| align=right|3,313||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29608)||1998 RP50|| align=right|16,9|| align=right|2,161|| align=right|0,134|| align=right|2,26|| align=right|3,176||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29609)||1998 RY54|| align=right|14,1|| align=right|2,766|| align=right|0,173|| align=right|8,58|| align=right|4,599||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29610)||1998 RO60|| align=right|14,8|| align=right|2,203|| align=right|0,150|| align=right|3,69|| align=right|3,270||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29611)||1998 RO77|| align=right|16,6|| align=right|2,148|| align=right|0,205|| align=right|4,91|| align=right|3,147||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29612)||1998 RR77|| align=right|14,5|| align=right|2,250|| align=right|0,190|| align=right|3,68|| align=right|3,375||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29613) Charlespicard||1998 SB2|| align=right|16,3|| align=right|2,123|| align=right|0,138|| align=right|4,70|| align=right|3,092||MBA||16. září 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29614)||1998 SR35|| align=right|15,8|| align=right|2,234|| align=right|0,120|| align=right|3,48|| align=right|3,338||MBA||22. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(29615)||1998 SL47|| align=right|15,0|| align=right|2,263|| align=right|0,128|| align=right|2,32|| align=right|3,404||MBA||26. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29616)||1998 SG64|| align=right|14,7|| align=right|2,392|| align=right|0,225|| align=right|2,62|| align=right|3,698||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29617)||1998 SK108|| align=right|15,5|| align=right|2,157|| align=right|0,028|| align=right|4,11|| align=right|3,167||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29618)||1998 SL124|| align=right|15,2|| align=right|2,208|| align=right|0,119|| align=right|5,87|| align=right|3,281||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29619)||1998 SO134|| align=right|15,5|| align=right|2,286|| align=right|0,121|| align=right|5,24|| align=right|3,456||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29620)||1998 SM140|| align=right|15,3|| align=right|2,284|| align=right|0,119|| align=right|3,78|| align=right|3,452||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29621)||1998 SY141|| align=right|16,2|| align=right|2,173|| align=right|0,204|| align=right|4,17|| align=right|3,202||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29622)||1998 SM145|| align=right|13,6|| align=right|2,338|| align=right|0,129|| align=right|6,93|| align=right|3,575||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(29623)||1998 SR164|| align=right|13,7|| align=right|2,374|| align=right|0,195|| align=right|11,94|| align=right|3,657||MBA||30. září 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29624) Sugiyama||1998 TA|| align=right|13,4|| align=right|2,316|| align=right|0,089|| align=right|7,35|| align=right|3,524||MBA||2. října 1998||Mishima||M. Akiyama
|-
|(29625)||1998 TF7|| align=right|14,3|| align=right|2,984|| align=right|0,082|| align=right|5,69|| align=right|5,153||MBA||14. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(29626)||1998 TV12|| align=right|15,3|| align=right|2,412|| align=right|0,113|| align=right|2,08|| align=right|3,746||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29627)||1998 TX12|| align=right|14,9|| align=right|2,341|| align=right|0,169|| align=right|1,83|| align=right|3,582||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29628)||1998 TX30|| align=right|13,9|| align=right|2,221|| align=right|0,101|| align=right|6,00|| align=right|3,309||MBA||10. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29629)||1998 UP16|| align=right|14,6|| align=right|2,267|| align=right|0,073|| align=right|4,65|| align=right|3,413||MBA||26. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29630)||1998 UN32|| align=right|13,8|| align=right|2,688|| align=right|0,112|| align=right|11,71|| align=right|4,407||MBA||29. října 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29631)||1998 UV35|| align=right|15,6|| align=right|2,222|| align=right|0,071|| align=right|4,73|| align=right|3,311||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29632)||1998 UR44|| align=right|16,2|| align=right|2,253|| align=right|0,119|| align=right|7,62|| align=right|3,381||MBA||19. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29633)||1998 VH2|| align=right|14,8|| align=right|2,276|| align=right|0,101|| align=right|4,92|| align=right|3,434||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(29634)||1998 VB3|| align=right|14,0|| align=right|2,919|| align=right|0,112|| align=right|1,17|| align=right|4,988||MBA||10. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(29635)||1998 VP5|| align=right|14,7|| align=right|2,405|| align=right|0,106|| align=right|6,35|| align=right|3,730||MBA||9. listopadu 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(29636)||1998 VH6|| align=right|15,0|| align=right|2,302|| align=right|0,100|| align=right|9,44|| align=right|3,492||MBA||11. listopadu 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(29637)||1998 VN11|| align=right|14,6|| align=right|2,141|| align=right|0,145|| align=right|1,99|| align=right|3,131||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29638)||1998 VX19|| align=right|14,8|| align=right|2,285|| align=right|0,099|| align=right|5,95|| align=right|3,453||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29639)||1998 VO22|| align=right|15,9|| align=right|2,183|| align=right|0,153|| align=right|3,08|| align=right|3,225||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29640)||1998 VQ22|| align=right|15,0|| align=right|2,530|| align=right|0,202|| align=right|2,40|| align=right|4,023||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29641)||1998 VA26|| align=right|16,2|| align=right|2,305|| align=right|0,118|| align=right|3,97|| align=right|3,499||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29642)||1998 VY27|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,082|| align=right|4,75|| align=right|3,437||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29643) Plücker||1998 VR31|| align=right|14,9|| align=right|2,239|| align=right|0,095|| align=right|3,90|| align=right|3,350||MBA||15. listopadu 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29644)||1998 VA33|| align=right|15,3|| align=right|2,370|| align=right|0,159|| align=right|1,31|| align=right|3,649||MBA||11. listopadu 1998||Chichibu||N. Sato
|-
|(29645)||1998 VX37|| align=right|16,0|| align=right|2,267|| align=right|0,188|| align=right|4,29|| align=right|3,414||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29646) Polya||1998 WJ|| align=right|16,5|| align=right|2,247|| align=right|0,083|| align=right|3,90|| align=right|3,368||MBA||16. listopadu 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29647) Poncelet||1998 WY|| align=right|15,5|| align=right|2,350|| align=right|0,161|| align=right|2,03|| align=right|3,601||MBA||17. listopadu 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29648)||1998 WM3|| align=right|14,0|| align=right|2,548|| align=right|0,101|| align=right|3,40|| align=right|4,067||MBA||19. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29649)||1998 WP6|| align=right|14,6|| align=right|2,545|| align=right|0,146|| align=right|4,88|| align=right|4,060||MBA||23. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29650) Toldy||1998 WR6|| align=right|15,6|| align=right|2,305|| align=right|0,146|| align=right|8,03|| align=right|3,500||MBA||23. listopadu 1998||Modra||A. Galád; P. Kolény
|-
|(29651)||1998 WA9|| align=right|15,3|| align=right|2,267|| align=right|0,163|| align=right|7,33|| align=right|3,413||MBA||22. listopadu 1998||Fair Oaks Ranch||J. V. McClusky
|-
|(29652)||1998 WD9|| align=right|15,0|| align=right|2,332|| align=right|0,144|| align=right|8,28|| align=right|3,560||MBA||26. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29653)||1998 WG9|| align=right|15,0|| align=right|2,299|| align=right|0,226|| align=right|5,39|| align=right|3,484||MBA||27. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29654)||1998 WW9|| align=right|14,9|| align=right|2,420|| align=right|0,144|| align=right|2,14|| align=right|3,765||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29655)||1998 WH10|| align=right|15,0|| align=right|2,246|| align=right|0,025|| align=right|2,39|| align=right|3,366||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29656)||1998 WA12|| align=right|15,3|| align=right|2,445|| align=right|0,152|| align=right|2,90|| align=right|3,822||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29657)||1998 WD12|| align=right|14,2|| align=right|2,383|| align=right|0,164|| align=right|2,35|| align=right|3,678||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29658)||1998 WR17|| align=right|14,6|| align=right|2,273|| align=right|0,123|| align=right|3,10|| align=right|3,426||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29659)||1998 WY17|| align=right|15,2|| align=right|2,316|| align=right|0,145|| align=right|5,28|| align=right|3,523||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29660)||1998 WE20|| align=right|15,7|| align=right|2,293|| align=right|0,147|| align=right|3,53|| align=right|3,472||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29661)||1998 WT20|| align=right|13,7|| align=right|2,199|| align=right|0,135|| align=right|4,24|| align=right|3,261||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29662)||1998 WD23|| align=right|14,8|| align=right|2,169|| align=right|0,041|| align=right|4,27|| align=right|3,193||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29663)||1998 WH23|| align=right|15,7|| align=right|2,243|| align=right|0,078|| align=right|4,70|| align=right|3,358||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29664)||1998 WY23|| align=right|12,7|| align=right|2,688|| align=right|0,122|| align=right|14,08|| align=right|4,406||MBA||25. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29665)||1998 WD24|| align=right|12,4|| align=right|2,872|| align=right|0,207|| align=right|8,06|| align=right|4,866||MBA||25. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29666)||1998 WC31|| align=right|15,0|| align=right|2,286|| align=right|0,119|| align=right|6,29|| align=right|3,456||MBA||28. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29667)||1998 XF|| align=right|12,7|| align=right|2,783|| align=right|0,128|| align=right|11,46|| align=right|4,642||MBA||1. prosince 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29668)||1998 XO|| align=right|14,4|| align=right|2,600|| align=right|0,103|| align=right|2,98|| align=right|4,191||MBA||9. prosince 1998||Kleť||Klet
|-
|(29669)||1998 XZ3|| align=right|14,1|| align=right|2,254|| align=right|0,108|| align=right|5,78|| align=right|3,383||MBA||11. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29670)||1998 XS4|| align=right|13,2|| align=right|2,638|| align=right|0,161|| align=right|12,26|| align=right|4,283||MBA||12. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29671)||1998 XX8|| align=right|14,7|| align=right|2,392|| align=right|0,127|| align=right|3,30|| align=right|3,698||MBA||9. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29672) Salvo||1998 XG9|| align=right|15,0|| align=right|2,433|| align=right|0,128|| align=right|3,69|| align=right|3,794||MBA||12. prosince 1998||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(29673)||1998 XK11|| align=right|14,5|| align=right|2,334|| align=right|0,096|| align=right|3,68|| align=right|3,565||MBA||13. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29674) Raušal||1998 XO12|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,197|| align=right|3,42|| align=right|3,699||MBA||15. prosince 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(29675)||1998 XV15|| align=right|15,2|| align=right|2,439|| align=right|0,064|| align=right|5,53|| align=right|3,809||MBA||15. prosince 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(29676)||1998 XW15|| align=right|13,8|| align=right|2,378|| align=right|0,202|| align=right|18,92|| align=right|3,667||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29677)||1998 XL17|| align=right|13,8|| align=right|2,429|| align=right|0,069|| align=right|6,33|| align=right|3,785||MBA||15. prosince 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(29678)||1998 XZ18|| align=right|15,8|| align=right|2,310|| align=right|0,107|| align=right|3,97|| align=right|3,511||MBA||10. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29679)||1998 XF23|| align=right|14,8|| align=right|2,413|| align=right|0,182|| align=right|1,23|| align=right|3,747||MBA||11. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29680)||1998 XM27|| align=right|13,6|| align=right|2,321|| align=right|0,082|| align=right|6,17|| align=right|3,535||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29681)||1998 XT47|| align=right|15,0|| align=right|2,563|| align=right|0,054|| align=right|8,94|| align=right|4,102||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29682)||1998 XR48|| align=right|13,6|| align=right|2,309|| align=right|0,054|| align=right|7,35|| align=right|3,508||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29683)||1998 XO50|| align=right|15,4|| align=right|2,337|| align=right|0,225|| align=right|1,11|| align=right|3,572||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29684)||1998 XF51|| align=right|13,8|| align=right|2,245|| align=right|0,163|| align=right|5,41|| align=right|3,364||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29685)||1998 XG53|| align=right|14,3|| align=right|2,420|| align=right|0,052|| align=right|7,17|| align=right|3,765||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29686)||1998 XO53|| align=right|14,3|| align=right|2,360|| align=right|0,066|| align=right|6,46|| align=right|3,624||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29687)||1998 XL78|| align=right|15,5|| align=right|2,342|| align=right|0,155|| align=right|6,10|| align=right|3,584||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29688)||1998 XM92|| align=right|13,6|| align=right|2,530|| align=right|0,104|| align=right|5,44|| align=right|4,024||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29689)||1998 XY93|| align=right|14,3|| align=right|2,383|| align=right|0,060|| align=right|6,75|| align=right|3,678||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29690)||1998 XM94|| align=right|14,5|| align=right|2,401|| align=right|0,053|| align=right|8,99|| align=right|3,719||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(29691)||1998 XH96|| align=right|13,3|| align=right|2,768|| align=right|0,100|| align=right|9,95|| align=right|4,604||MBA||11. prosince 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(29692)||1998 XE97|| align=right|15,3|| align=right|2,359|| align=right|0,111|| align=right|2,62|| align=right|3,622||MBA||11. prosince 1998||Merida||O. A. Naranjo
|-
|(29693)||1998 YC|| align=right|14,7|| align=right|2,235|| align=right|0,096|| align=right|3,06|| align=right|3,341||MBA||16. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29694)||1998 YG|| align=right|14,1|| align=right|2,673|| align=right|0,147|| align=right|1,41|| align=right|4,368||MBA||16. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29695)||1998 YH|| align=right|14,0|| align=right|2,611|| align=right|0,216|| align=right|4,26|| align=right|4,218||MBA||16. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29696)||1998 YN|| align=right|13,9|| align=right|2,805|| align=right|0,159|| align=right|7,72|| align=right|4,697||MBA||16. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(29697)||1998 YR1|| align=right|13,2|| align=right|2,734|| align=right|0,059|| align=right|12,65|| align=right|4,519||MBA||16. prosince 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29698)||1998 YE3|| align=right|14,3|| align=right|2,332|| align=right|0,130|| align=right|7,14|| align=right|3,560||MBA||17. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29699)||1998 YF4|| align=right|15,4|| align=right|2,332|| align=right|0,166|| align=right|6,39|| align=right|3,559||MBA||19. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29700) Salmon||1998 YU5|| align=right|15,9|| align=right|2,414|| align=right|0,134|| align=right|8,31|| align=right|3,750||MBA||19. prosince 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29701)||1998 YT6|| align=right|13,8|| align=right|2,535|| align=right|0,200|| align=right|17,54|| align=right|4,036||MBA||20. prosince 1998||Catalina||CSS
|-
|(29702)||1998 YY6|| align=right|14,6|| align=right|2,740|| align=right|0,070|| align=right|4,84|| align=right|4,536||MBA||23. prosince 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(29703)||1998 YL7|| align=right|14,1|| align=right|2,309|| align=right|0,167|| align=right|6,06|| align=right|3,508||MBA||22. prosince 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29704)||1998 YB9|| align=right|15,5|| align=right|2,268|| align=right|0,153|| align=right|2,89|| align=right|3,416||MBA||23. prosince 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(29705) Cialucy||1998 YP10|| align=right|14,0|| align=right|2,588|| align=right|0,109|| align=right|4,00|| align=right|4,162||MBA||26. prosince 1998||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(29706) Simonetta||1998 YS11|| align=right|15,3|| align=right|2,360|| align=right|0,237|| align=right|3,99|| align=right|3,624||MBA||25. prosince 1998||San Marcello||A. Boattini; L. Tesi
|-
|(29707)||1998 YU14|| align=right|15,1|| align=right|2,312|| align=right|0,051|| align=right|3,59|| align=right|3,515||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29708)||1998 YQ15|| align=right|14,9|| align=right|2,245|| align=right|0,098|| align=right|5,50|| align=right|3,363||MBA||22. prosince 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29709)||1999 AF2|| align=right|14,1|| align=right|2,388|| align=right|0,153|| align=right|2,55|| align=right|3,688||MBA||9. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29710)||1999 AK2|| align=right|14,6|| align=right|2,652|| align=right|0,092|| align=right|3,82|| align=right|4,317||MBA||9. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29711)||1999 AU5|| align=right|14,1|| align=right|2,981|| align=right|0,034|| align=right|9,83|| align=right|5,147||MBA||12. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29712)||1999 AX6|| align=right|15,5|| align=right|2,213|| align=right|0,125|| align=right|4,03|| align=right|3,291||MBA||9. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29713)||1999 AK7|| align=right|14,8|| align=right|2,364|| align=right|0,138|| align=right|5,30|| align=right|3,634||MBA||10. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29714)||1999 AL7|| align=right|14,4|| align=right|2,357|| align=right|0,080|| align=right|6,45|| align=right|3,617||MBA||10. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29715)||1999 AW7|| align=right|13,2|| align=right|2,566|| align=right|0,135|| align=right|14,63|| align=right|4,110||MBA||13. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29716)||1999 AY7|| align=right|14,5|| align=right|2,263|| align=right|0,123|| align=right|10,09|| align=right|3,404||MBA||13. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29717)||1999 AC8|| align=right|14,9|| align=right|2,216|| align=right|0,108|| align=right|5,89|| align=right|3,299||MBA||13. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29718)||1999 AH18|| align=right|13,6|| align=right|2,658|| align=right|0,185|| align=right|13,94|| align=right|4,331||MBA||11. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29719)||1999 AF19|| align=right|12,6|| align=right|3,158|| align=right|0,024|| align=right|11,48|| align=right|5,612||MBA||13. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29720)||1999 AC20|| align=right|15,3|| align=right|2,664|| align=right|0,118|| align=right|2,87|| align=right|4,349||MBA||13. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29721)||1999 AC21|| align=right|15,0|| align=right|2,363|| align=right|0,118|| align=right|6,43|| align=right|3,631||MBA||13. ledna 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(29722)||1999 AQ23|| align=right|13,4|| align=right|2,626|| align=right|0,120|| align=right|14,73|| align=right|4,254||MBA||14. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29723)||1999 AD24|| align=right|13,8|| align=right|2,466|| align=right|0,221|| align=right|13,73|| align=right|3,872||MBA||14. ledna 1999||Višnjan||Visnjan
|-
|(29724)||1999 AP24|| align=right|14,3|| align=right|2,646|| align=right|0,056|| align=right|3,42|| align=right|4,304||MBA||15. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(29725)||1999 AC25|| align=right|13,4|| align=right|3,066|| align=right|0,109|| align=right|2,39|| align=right|5,367||MBA||15. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(29726)||1999 AH26|| align=right|14,4|| align=right|2,596|| align=right|0,046|| align=right|3,88|| align=right|4,183||MBA||9. ledna 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(29727)||1999 AC34|| align=right|15,6|| align=right|2,272|| align=right|0,215|| align=right|1,90|| align=right|3,424||MBA||15. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29728)||1999 AM34|| align=right|14,7|| align=right|2,267|| align=right|0,054|| align=right|5,00|| align=right|3,413||MBA||14. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29729)||1999 BY1|| align=right|13,4|| align=right|2,386|| align=right|0,197|| align=right|25,35|| align=right|3,685||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29730)||1999 BE2|| align=right|13,5|| align=right|2,373|| align=right|0,279|| align=right|21,74|| align=right|3,654||MBA||18. ledna 1999||Catalina||CSS
|-
|(29731)||1999 BY2|| align=right|14,1|| align=right|2,722|| align=right|0,165|| align=right|16,95|| align=right|4,490||MBA||19. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29732)||1999 BZ2|| align=right|13,6|| align=right|2,481|| align=right|0,061|| align=right|5,64|| align=right|3,906||MBA||19. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29733)||1999 BA4|| align=right|13,7|| align=right|2,447|| align=right|0,087|| align=right|5,55|| align=right|3,827||MBA||18. ledna 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(29734)||1999 BP5|| align=right|14,7|| align=right|2,338|| align=right|0,140|| align=right|4,72|| align=right|3,574||MBA||21. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29735)||1999 BR6|| align=right|13,3|| align=right|2,806|| align=right|0,074|| align=right|7,11|| align=right|4,701||MBA||21. ledna 1999||Caussols||ODAS
|-
|(29736) Fichtelberg||1999 BE7|| align=right|14,7|| align=right|2,318|| align=right|0,056|| align=right|7,16|| align=right|3,529||MBA||21. ledna 1999||Drebach||J. Kandler
|-
|(29737) Norihiro||1999 BG7|| align=right|13,9|| align=right|2,760|| align=right|0,093|| align=right|9,62|| align=right|4,586||MBA||21. ledna 1999||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(29738) Ivobudil||1999 BT8|| align=right|14,6|| align=right|2,323|| align=right|0,089|| align=right|3,03|| align=right|3,540||MBA||23. ledna 1999||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(29739)||1999 BM9|| align=right|14,8|| align=right|2,298|| align=right|0,144|| align=right|3,52|| align=right|3,483||MBA||16. ledna 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(29740)||1999 BS9|| align=right|13,0|| align=right|2,677|| align=right|0,141|| align=right|11,18|| align=right|4,378||MBA||19. ledna 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(29741)||1999 BM10|| align=right|14,9|| align=right|2,280|| align=right|0,183|| align=right|4,57|| align=right|3,441||MBA||24. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29742)||1999 BQ12|| align=right|12,4|| align=right|2,566|| align=right|0,165|| align=right|16,08|| align=right|4,111||MBA||24. ledna 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(29743)||1999 BM15|| align=right|14,4|| align=right|2,549|| align=right|0,143|| align=right|13,97|| align=right|4,069||MBA||26. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29744)||1999 BG20|| align=right|13,6|| align=right|2,604|| align=right|0,127|| align=right|14,92|| align=right|4,201||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29745)||1999 BM20|| align=right|14,4|| align=right|2,241|| align=right|0,153|| align=right|8,88|| align=right|3,355||MBA||16. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29746)||1999 BB25|| align=right|14,7|| align=right|2,186|| align=right|0,065|| align=right|5,07|| align=right|3,232||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29747)||1999 BJ25|| align=right|14,4|| align=right|2,332|| align=right|0,067|| align=right|7,42|| align=right|3,560||MBA||18. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29748)||1999 BZ31|| align=right|15,1|| align=right|2,313|| align=right|0,206|| align=right|5,76|| align=right|3,516||MBA||19. ledna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29749)||1999 CN|| align=right|14,9|| align=right|2,329|| align=right|0,160|| align=right|2,06|| align=right|3,555||MBA||5. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29750) Chleborad||1999 CA3|| align=right|13,8|| align=right|2,429|| align=right|0,073|| align=right|7,16|| align=right|3,784||MBA||8. února 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(29751)||1999 CE4|| align=right|14,5|| align=right|2,889|| align=right|0,017|| align=right|2,56|| align=right|4,911||MBA||9. února 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(29752)||1999 CG4|| align=right|14,9|| align=right|2,337|| align=right|0,119|| align=right|5,53|| align=right|3,573||MBA||10. února 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(29753) Silvo||1999 CY4|| align=right|13,8|| align=right|2,386|| align=right|0,142|| align=right|10,06|| align=right|3,685||MBA||10. února 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(29754)||1999 CE5|| align=right|14,9|| align=right|2,706|| align=right|0,086|| align=right|3,14|| align=right|4,452||MBA||12. února 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(29755)||1999 CT5|| align=right|13,9|| align=right|2,521|| align=right|0,118|| align=right|5,76|| align=right|4,003||MBA||12. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29756)||1999 CW5|| align=right|13,7|| align=right|2,547|| align=right|0,184|| align=right|5,73|| align=right|4,065||MBA||12. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29757)||1999 CH8|| align=right|13,0|| align=right|2,633|| align=right|0,134|| align=right|12,58|| align=right|4,271||MBA||13. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29758)||1999 CN8|| align=right|13,0|| align=right|2,591|| align=right|0,109|| align=right|15,23|| align=right|4,171||MBA||13. února 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(29759)||1999 CR8|| align=right|15,0|| align=right|2,674|| align=right|0,076|| align=right|4,92|| align=right|4,373||MBA||12. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29760)||1999 CM10|| align=right|14,3|| align=right|2,750|| align=right|0,116|| align=right|2,12|| align=right|4,560||MBA||15. února 1999||Kleť||Klet
|-
|(29761)||1999 CJ16|| align=right|14,8|| align=right|2,337|| align=right|0,194|| align=right|1,92|| align=right|3,572||MBA||13. února 1999||Montelupo||M. Tombelli; S. Bartolini
|-
|(29762)||1999 CK17|| align=right|14,1|| align=right|2,282|| align=right|0,105|| align=right|6,83|| align=right|3,446||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29763)||1999 CH20|| align=right|14,1|| align=right|2,356|| align=right|0,231|| align=right|8,96|| align=right|3,615||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29764)||1999 CC23|| align=right|14,4|| align=right|2,658|| align=right|0,049|| align=right|4,25|| align=right|4,334||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29765)||1999 CG23|| align=right|15,2|| align=right|2,381|| align=right|0,092|| align=right|1,45|| align=right|3,674||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29766)||1999 CL24|| align=right|14,1|| align=right|2,370|| align=right|0,228|| align=right|9,83|| align=right|3,648||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29767)||1999 CO24|| align=right|13,2|| align=right|2,714|| align=right|0,107|| align=right|7,26|| align=right|4,471||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29768)||1999 CZ27|| align=right|12,9|| align=right|2,832|| align=right|0,070|| align=right|14,04|| align=right|4,766||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29769)||1999 CE28|| align=right|11,8|| align=right|2,679|| align=right|0,198|| align=right|12,88|| align=right|4,384||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29770)||1999 CT28|| align=right|15,2|| align=right|2,324|| align=right|0,155|| align=right|6,94|| align=right|3,542||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29771)||1999 CA31|| align=right|13,4|| align=right|3,160|| align=right|0,139|| align=right|3,07|| align=right|5,616||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29772)||1999 CH31|| align=right|14,1|| align=right|2,740|| align=right|0,033|| align=right|3,98|| align=right|4,535||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29773)||1999 CH34|| align=right|14,1|| align=right|3,087|| align=right|0,094|| align=right|2,51|| align=right|5,422||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29774)||1999 CL44|| align=right|15,4|| align=right|2,319|| align=right|0,136|| align=right|4,74|| align=right|3,530||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29775)||1999 CO45|| align=right|13,9|| align=right|2,419|| align=right|0,085|| align=right|3,55|| align=right|3,761||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29776)||1999 CV45|| align=right|14,5|| align=right|2,618|| align=right|0,130|| align=right|2,00|| align=right|4,235||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29777)||1999 CK46|| align=right|12,8|| align=right|3,130|| align=right|0,182|| align=right|7,62|| align=right|5,536||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29778)||1999 CO48|| align=right|13,4|| align=right|2,769|| align=right|0,109|| align=right|13,04|| align=right|4,607||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29779)||1999 CK49|| align=right|13,9|| align=right|3,021|| align=right|0,064|| align=right|9,05|| align=right|5,249||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29780)||1999 CJ50|| align=right|14,9|| align=right|2,250|| align=right|0,320|| align=right|6,15|| align=right|3,374||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29781)||1999 CL50|| align=right|14,4|| align=right|2,392|| align=right|0,168|| align=right|2,86|| align=right|3,698||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29782)||1999 CN50|| align=right|13,9|| align=right|2,571|| align=right|0,178|| align=right|14,48|| align=right|4,122||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29783)||1999 CU50|| align=right|14,6|| align=right|2,433|| align=right|0,175|| align=right|2,77|| align=right|3,794||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29784)||1999 CD51|| align=right|13,8|| align=right|2,591|| align=right|0,090|| align=right|3,13|| align=right|4,169||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29785)||1999 CD55|| align=right|13,8|| align=right|2,749|| align=right|0,073|| align=right|5,82|| align=right|4,557||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29786)||1999 CO57|| align=right|14,1|| align=right|2,549|| align=right|0,155|| align=right|11,14|| align=right|4,069||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29787)||1999 CR57|| align=right|14,2|| align=right|2,615|| align=right|0,156|| align=right|3,57|| align=right|4,229||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29788)||1999 CG60|| align=right|14,7|| align=right|2,537|| align=right|0,124|| align=right|1,83|| align=right|4,040||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29789)||1999 CD64|| align=right|13,4|| align=right|2,626|| align=right|0,125|| align=right|13,40|| align=right|4,254||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29790)||1999 CW64|| align=right|13,8|| align=right|2,566|| align=right|0,150|| align=right|13,10|| align=right|4,109||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29791)||1999 CC65|| align=right|13,5|| align=right|2,591|| align=right|0,190|| align=right|12,00|| align=right|4,171||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29792)||1999 CG65|| align=right|13,5|| align=right|2,985|| align=right|0,065|| align=right|9,73|| align=right|5,158||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29793)||1999 CH65|| align=right|12,9|| align=right|2,766|| align=right|0,091|| align=right|6,48|| align=right|4,600||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29794)||1999 CC67|| align=right|13,1|| align=right|2,570|| align=right|0,080|| align=right|11,03|| align=right|4,120||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29795)||1999 CL71|| align=right|13,8|| align=right|2,759|| align=right|0,098|| align=right|3,51|| align=right|4,581||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29796)||1999 CW77|| align=right|13,3|| align=right|2,344|| align=right|0,076|| align=right|7,88|| align=right|3,588||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29797)||1999 CC78|| align=right|13,4|| align=right|2,554|| align=right|0,190|| align=right|13,96|| align=right|4,080||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29798)||1999 CP79|| align=right|13,0|| align=right|2,673|| align=right|0,135|| align=right|12,69|| align=right|4,368||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29799)||1999 CZ81|| align=right|14,1|| align=right|2,979|| align=right|0,038|| align=right|9,85|| align=right|5,140||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29800)||1999 CM84|| align=right|14,2|| align=right|2,290|| align=right|0,144|| align=right|6,95|| align=right|3,465||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29801)||1999 CX84|| align=right|13,7|| align=right|2,425|| align=right|0,177|| align=right|9,56|| align=right|3,776||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29802)||1999 CD86|| align=right|14,9|| align=right|2,723|| align=right|0,038|| align=right|6,78|| align=right|4,492||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29803)||1999 CQ87|| align=right|15,4|| align=right|2,585|| align=right|0,133|| align=right|1,33|| align=right|4,154||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29804)||1999 CH90|| align=right|14,8|| align=right|2,401|| align=right|0,180|| align=right|2,05|| align=right|3,720||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29805)||1999 CK91|| align=right|15,0|| align=right|2,304|| align=right|0,121|| align=right|5,22|| align=right|3,497||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29806)||1999 CQ98|| align=right|14,9|| align=right|2,281|| align=right|0,167|| align=right|3,59|| align=right|3,445||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29807)||1999 CR99|| align=right|13,4|| align=right|2,746|| align=right|0,066|| align=right|3,09|| align=right|4,550||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29808)||1999 CK100|| align=right|15,1|| align=right|2,576|| align=right|0,144|| align=right|3,59|| align=right|4,133||MBA||10. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29809)||1999 CQ103|| align=right|13,9|| align=right|2,763|| align=right|0,126|| align=right|9,18|| align=right|4,593||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29810)||1999 CF106|| align=right|14,4|| align=right|2,523|| align=right|0,233|| align=right|13,65|| align=right|4,006||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29811)||1999 CK109|| align=right|14,3|| align=right|2,694|| align=right|0,149|| align=right|10,53|| align=right|4,420||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29812)||1999 CS110|| align=right|15,0|| align=right|2,405|| align=right|0,195|| align=right|5,56|| align=right|3,729||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29813)||1999 CF111|| align=right|13,6|| align=right|2,764|| align=right|0,034|| align=right|2,91|| align=right|4,595||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29814)||1999 CU111|| align=right|13,5|| align=right|3,044|| align=right|0,118|| align=right|8,52|| align=right|5,311||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29815)||1999 CG112|| align=right|13,7|| align=right|2,810|| align=right|0,152|| align=right|16,66|| align=right|4,710||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29816)||1999 CS113|| align=right|13,7|| align=right|2,977|| align=right|0,006|| align=right|9,16|| align=right|5,135||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29817)||1999 CG117|| align=right|14,4|| align=right|2,415|| align=right|0,175|| align=right|11,81|| align=right|3,753||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29818)||1999 CM117|| align=right|14,4|| align=right|2,274|| align=right|0,162|| align=right|6,68|| align=right|3,429||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29819)||1999 CD128|| align=right|12,1|| align=right|3,179|| align=right|0,086|| align=right|14,33|| align=right|5,667||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29820)||1999 CW149|| align=right|14,4|| align=right|3,120|| align=right|0,168|| align=right|00,09|| align=right|5,511||MBA||13. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29821)||1999 DP1|| align=right|13,0|| align=right|2,581|| align=right|0,127|| align=right|14,62|| align=right|4,146||MBA||17. února 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(29822)||1999 DS2|| align=right|13,9|| align=right|2,768|| align=right|0,155|| align=right|9,34|| align=right|4,603||MBA||19. února 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(29823)||1999 DS3|| align=right|13,5|| align=right|2,660|| align=right|0,157|| align=right|11,20|| align=right|4,337||MBA||20. února 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(29824) Kalmančok||1999 DU3|| align=right|14,3|| align=right|3,167|| align=right|0,159|| align=right|2,50|| align=right|5,634||MBA||23. února 1999||Modra||L. Kornoš; J. Tóth
|-
|(29825)||1999 DB4|| align=right|15,1|| align=right|2,591|| align=right|0,143|| align=right|1,10|| align=right|4,169||MBA||20. února 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(29826)||1999 DW6|| align=right|13,6|| align=right|2,368|| align=right|0,212|| align=right|9,41|| align=right|3,643||MBA||23. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29827)||1999 DQ7|| align=right|14,5|| align=right|2,674|| align=right|0,106|| align=right|5,70|| align=right|4,373||MBA||18. února 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29828)||1999 DU8|| align=right|15,2|| align=right|2,299|| align=right|0,165|| align=right|8,18|| align=right|3,486||MBA||16. února 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29829)||1999 EK3|| align=right|13,5|| align=right|2,579|| align=right|0,189|| align=right|12,38|| align=right|4,141||MBA||14. března 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo
|-
|(29830)||1999 ER4|| align=right|13,2|| align=right|2,780|| align=right|0,123|| align=right|5,33|| align=right|4,633||MBA||14. března 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(29831)||1999 EV4|| align=right|13,6|| align=right|2,691|| align=right|0,038|| align=right|12,12|| align=right|4,413||MBA||13. března 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(29832)||1999 EA12|| align=right|14,5|| align=right|2,615|| align=right|0,109|| align=right|5,15|| align=right|4,228||MBA||15. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29833)||1999 FJ|| align=right|14,4|| align=right|2,733|| align=right|0,096|| align=right|1,68|| align=right|4,518||MBA||16. března 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(29834)||1999 FE1|| align=right|13,7|| align=right|2,906|| align=right|0,048|| align=right|2,03|| align=right|4,953||MBA||17. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(29835)||1999 FW1|| align=right|14,7|| align=right|2,469|| align=right|0,057|| align=right|2,87|| align=right|3,879||MBA||16. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29836)||1999 FB4|| align=right|14,8|| align=right|2,758|| align=right|0,100|| align=right|4,97|| align=right|4,581||MBA||16. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29837) Savage||1999 FP5|| align=right|13,6|| align=right|3,006|| align=right|0,099|| align=right|10,40|| align=right|5,211||MBA||21. března 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29838)||1999 FA7|| align=right|14,0|| align=right|3,131|| align=right|0,108|| align=right|1,50|| align=right|5,541||MBA||20. března 1999||Caussols||ODAS
|-
|(29839)||1999 FA9|| align=right|13,8|| align=right|3,091|| align=right|0,155|| align=right|2,31|| align=right|5,433||MBA||19. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29840)||1999 FV12|| align=right|14,0|| align=right|2,895|| align=right|0,257|| align=right|4,81|| align=right|4,924||MBA||18. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29841)||1999 FO14|| align=right|15,2|| align=right|2,655|| align=right|0,068|| align=right|2,21|| align=right|4,326||MBA||19. března 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29842)||1999 FE18|| align=right|13,3|| align=right|2,871|| align=right|0,182|| align=right|12,76|| align=right|4,865||MBA||20. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29843)||1999 FJ19|| align=right|12,8|| align=right|3,188|| align=right|0,177|| align=right|13,29|| align=right|5,690||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29844)||1999 FM19|| align=right|13,5|| align=right|2,793|| align=right|0,065|| align=right|3,18|| align=right|4,668||MBA||22. března 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29845) Wykrota||1999 FE21|| align=right|14,4|| align=right|2,408|| align=right|0,156|| align=right|13,88|| align=right|3,737||MBA||22. března 1999||Wykrota||C. Jacques
|-
|(29846)||1999 FT23|| align=right|13,4|| align=right|2,693|| align=right|0,039|| align=right|7,86|| align=right|4,420||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29847)||1999 FC24|| align=right|14,0|| align=right|2,719|| align=right|0,206|| align=right|2,35|| align=right|4,482||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29848)||1999 FL24|| align=right|13,2|| align=right|3,128|| align=right|0,110|| align=right|3,96|| align=right|5,530||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29849)||1999 FJ25|| align=right|13,7|| align=right|3,079|| align=right|0,040|| align=right|9,99|| align=right|5,402||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29850)||1999 FQ25|| align=right|14,1|| align=right|2,603|| align=right|0,017|| align=right|2,44|| align=right|4,199||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29851)||1999 FW25|| align=right|13,0|| align=right|2,878|| align=right|0,082|| align=right|1,42|| align=right|4,882||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29852)||1999 FD26|| align=right|14,4|| align=right|2,768|| align=right|0,102|| align=right|3,99|| align=right|4,603||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29853)||1999 FZ26|| align=right|12,8|| align=right|3,017|| align=right|0,054|| align=right|7,20|| align=right|5,239||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29854)||1999 FK27|| align=right|12,9|| align=right|2,654|| align=right|0,121|| align=right|13,19|| align=right|4,322||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29855)||1999 FN27|| align=right|13,7|| align=right|2,723|| align=right|0,081|| align=right|5,95|| align=right|4,493||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29856)||1999 FA28|| align=right|13,2|| align=right|2,748|| align=right|0,083|| align=right|6,73|| align=right|4,555||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29857)||1999 FS28|| align=right|13,6|| align=right|2,857|| align=right|0,020|| align=right|2,10|| align=right|4,828||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29858)||1999 FC31|| align=right|14,2|| align=right|2,794|| align=right|0,032|| align=right|4,30|| align=right|4,670||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29859)||1999 FW31|| align=right|13,5|| align=right|2,681|| align=right|0,210|| align=right|11,43|| align=right|4,390||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29860)||1999 FO34|| align=right|13,5|| align=right|3,061|| align=right|0,103|| align=right|4,80|| align=right|5,355||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29861)||1999 FV36|| align=right|12,3|| align=right|3,212|| align=right|0,136|| align=right|16,67|| align=right|5,756||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29862)||1999 FF37|| align=right|14,7|| align=right|2,451|| align=right|0,114|| align=right|6,20|| align=right|3,837||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29863)||1999 FC43|| align=right|12,7|| align=right|2,658|| align=right|0,124|| align=right|8,57|| align=right|4,334||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29864)||1999 FM44|| align=right|13,9|| align=right|2,653|| align=right|0,141|| align=right|11,62|| align=right|4,321||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29865)||1999 FL45|| align=right|12,4|| align=right|3,191|| align=right|0,122|| align=right|13,40|| align=right|5,700||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29866)||1999 FR46|| align=right|13,3|| align=right|2,944|| align=right|0,036|| align=right|2,89|| align=right|5,050||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29867)||1999 FA55|| align=right|13,3|| align=right|2,631|| align=right|0,137|| align=right|12,04|| align=right|4,266||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29868)||1999 FB56|| align=right|13,8|| align=right|2,543|| align=right|0,098|| align=right|14,64|| align=right|4,055||MBA||20. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29869) Chiarabarbara||1999 GC1|| align=right|12,4|| align=right|3,079|| align=right|0,036|| align=right|15,57|| align=right|5,402||MBA||4. dubna 1999||San Marcello||A. Boattini; G. D'Abramo
|-
|(29870)||1999 GV4|| align=right|12,8|| align=right|2,738|| align=right|0,175|| align=right|8,39|| align=right|4,529||MBA||11. dubna 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(29871)||1999 GE5|| align=right|13,0|| align=right|2,761|| align=right|0,175|| align=right|9,81|| align=right|4,587||MBA||7. dubna 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(29872)||1999 GO6|| align=right|14,4|| align=right|2,671|| align=right|0,148|| align=right|3,94|| align=right|4,364||MBA||15. dubna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(29873)||1999 GG9|| align=right|14,3|| align=right|2,543|| align=right|0,107|| align=right|4,57|| align=right|4,054||MBA||10. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29874)||1999 GV9|| align=right|14,5|| align=right|2,588|| align=right|0,134|| align=right|8,05|| align=right|4,163||MBA||14. dubna 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(29875)||1999 GY14|| align=right|14,3|| align=right|3,117|| align=right|0,135|| align=right|00,57|| align=right|5,503||MBA||14. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29876)||1999 GR16|| align=right|12,8|| align=right|2,995|| align=right|0,033|| align=right|10,23|| align=right|5,181||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29877)||1999 GL17|| align=right|12,8|| align=right|2,624|| align=right|0,124|| align=right|13,20|| align=right|4,249||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29878)||1999 GY19|| align=right|13,7|| align=right|2,686|| align=right|0,147|| align=right|11,25|| align=right|4,402||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29879)||1999 GO21|| align=right|12,4|| align=right|2,994|| align=right|0,064|| align=right|11,31|| align=right|5,180||MBA||15. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29880)||1999 GQ28|| align=right|14,2|| align=right|3,118|| align=right|0,147|| align=right|1,86|| align=right|5,505||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29881)||1999 GO29|| align=right|14,1|| align=right|3,176|| align=right|0,142|| align=right|2,21|| align=right|5,660||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29882)||1999 GU30|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,125|| align=right|12,21|| align=right|4,364||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29883)||1999 GB31|| align=right|13,1|| align=right|3,062|| align=right|0,009|| align=right|11,01|| align=right|5,357||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29884)||1999 GF31|| align=right|13,8|| align=right|2,513|| align=right|0,116|| align=right|6,35|| align=right|3,983||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29885)||1999 GN31|| align=right|13,9|| align=right|2,993|| align=right|0,020|| align=right|2,24|| align=right|5,178||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29886)||1999 GQ31|| align=right|15,0|| align=right|2,432|| align=right|0,145|| align=right|2,69|| align=right|3,793||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29887)||1999 GN34|| align=right|13,6|| align=right|2,879|| align=right|0,122|| align=right|1,19|| align=right|4,884||MBA||6. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29888)||1999 GJ36|| align=right|13,5|| align=right|2,999|| align=right|0,043|| align=right|7,81|| align=right|5,192||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29889)||1999 GN36|| align=right|13,9|| align=right|2,560|| align=right|0,076|| align=right|11,63|| align=right|4,096||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29890)||1999 GH37|| align=right|12,6|| align=right|3,148|| align=right|0,207|| align=right|15,28|| align=right|5,584||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29891)||1999 GQ37|| align=right|12,7|| align=right|3,165|| align=right|0,050|| align=right|10,43|| align=right|5,630||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29892)||1999 GS37|| align=right|13,0|| align=right|2,567|| align=right|0,070|| align=right|9,48|| align=right|4,111||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29893)||1999 GW37|| align=right|13,9|| align=right|2,676|| align=right|0,163|| align=right|13,95|| align=right|4,378||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29894)||1999 GD39|| align=right|13,0|| align=right|3,053|| align=right|0,085|| align=right|8,88|| align=right|5,335||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29895)||1999 GP53|| align=right|12,3|| align=right|3,077|| align=right|0,033|| align=right|13,55|| align=right|5,396||MBA||11. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29896)||1999 GN58|| align=right|13,8|| align=right|2,687|| align=right|0,110|| align=right|11,81|| align=right|4,404||MBA||7. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29897)||1999 GM61|| align=right|13,6|| align=right|3,226|| align=right|0,046|| align=right|4,16|| align=right|5,793||MBA||7. dubna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29898)||1999 HG1|| align=right|13,1|| align=right|3,223|| align=right|0,032|| align=right|8,12|| align=right|5,785||MBA||19. dubna 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(29899)||1999 HU1|| align=right|14,2|| align=right|2,723|| align=right|0,092|| align=right|4,78|| align=right|4,492||MBA||20. dubna 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(29900)||1999 HP5|| align=right|13,8|| align=right|2,993|| align=right|0,095|| align=right|10,58|| align=right|5,177||MBA||17. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29901)||1999 HS7|| align=right|14,0|| align=right|2,466|| align=right|0,123|| align=right|4,02|| align=right|3,873||MBA||19. dubna 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29902)||1999 HM8|| align=right|13,4|| align=right|2,658|| align=right|0,154|| align=right|11,57|| align=right|4,333||MBA||16. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29903)||1999 HP9|| align=right|12,7|| align=right|2,839|| align=right|0,123|| align=right|8,67|| align=right|4,784||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29904)||1999 HL10|| align=right|13,4|| align=right|3,163|| align=right|0,051|| align=right|15,52|| align=right|5,626||MBA||17. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29905)||1999 HQ11|| align=right|13,2|| align=right|2,677|| align=right|0,164|| align=right|17,68|| align=right|4,380||MBA||21. dubna 1999||Nanyo||T. Okuni
|-
|(29906)||1999 HF12|| align=right|14,1|| align=right|2,885|| align=right|0,071|| align=right|11,71|| align=right|4,900||MBA||16. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29907)||1999 JD|| align=right|14,2|| align=right|2,547|| align=right|0,103|| align=right|13,59|| align=right|4,064||MBA||1. května 1999||Monte Agliale||M. Ziboli
|-
|(29908)||1999 JP3|| align=right|12,9|| align=right|2,633|| align=right|0,070|| align=right|13,59|| align=right|4,272||MBA||6. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29909)||1999 JE8|| align=right|13,7|| align=right|2,391|| align=right|0,256|| align=right|22,79|| align=right|3,697||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29910) Segre||1999 JV8|| align=right|13,4|| align=right|3,067|| align=right|0,111|| align=right|10,69|| align=right|5,372||MBA||14. května 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(29911)||1999 JQ9|| align=right|13,9|| align=right|2,714|| align=right|0,054|| align=right|5,63|| align=right|4,471||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(29912)||1999 JQ10|| align=right|13,5|| align=right|2,682|| align=right|0,115|| align=right|13,41|| align=right|4,391||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(29913)||1999 JO12|| align=right|13,5|| align=right|3,007|| align=right|0,137|| align=right|11,48|| align=right|5,213||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(29914)||1999 JH15|| align=right|13,2|| align=right|3,148|| align=right|0,127|| align=right|18,12|| align=right|5,585||MBA||15. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(29915)||1999 JG18|| align=right|13,5|| align=right|2,777|| align=right|0,180|| align=right|8,83|| align=right|4,628||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29916)||1999 JP18|| align=right|14,8|| align=right|2,559|| align=right|0,244|| align=right|6,35|| align=right|4,094||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29917)||1999 JP19|| align=right|12,8|| align=right|3,021|| align=right|0,127|| align=right|10,43|| align=right|5,249||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29918)||1999 JV20|| align=right|12,5|| align=right|3,104|| align=right|0,146|| align=right|2,30|| align=right|5,469||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29919)||1999 JD23|| align=right|12,9|| align=right|2,998|| align=right|0,079|| align=right|10,65|| align=right|5,191||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29920)||1999 JB26|| align=right|13,5|| align=right|3,036|| align=right|0,057|| align=right|9,64|| align=right|5,290||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29921)||1999 JE26|| align=right|13,9|| align=right|2,627|| align=right|0,070|| align=right|14,33|| align=right|4,258||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29922)||1999 JZ27|| align=right|12,4|| align=right|3,197|| align=right|0,041|| align=right|3,33|| align=right|5,714||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29923)||1999 JE28|| align=right|13,8|| align=right|2,864|| align=right|0,059|| align=right|1,55|| align=right|4,845||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29924)||1999 JN28|| align=right|13,3|| align=right|3,015|| align=right|0,139|| align=right|9,98|| align=right|5,235||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29925)||1999 JV28|| align=right|13,2|| align=right|3,002|| align=right|0,099|| align=right|11,25|| align=right|5,200||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29926)||1999 JW32|| align=right|12,7|| align=right|3,018|| align=right|0,082|| align=right|10,15|| align=right|5,242||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29927)||1999 JE35|| align=right|13,9|| align=right|2,765|| align=right|0,052|| align=right|2,08|| align=right|4,596||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29928)||1999 JX35|| align=right|13,2|| align=right|2,990|| align=right|0,093|| align=right|10,57|| align=right|5,170||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29929)||1999 JR39|| align=right|13,0|| align=right|3,149|| align=right|0,142|| align=right|6,88|| align=right|5,588||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29930)||1999 JT41|| align=right|13,7|| align=right|2,634|| align=right|0,090|| align=right|4,04|| align=right|4,273||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29931)||1999 JL44|| align=right|11,7|| align=right|3,171|| align=right|0,064|| align=right|14,72|| align=right|5,646||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29932)||1999 JB46|| align=right|13,2|| align=right|3,157|| align=right|0,097|| align=right|15,06|| align=right|5,607||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29933)||1999 JG46|| align=right|13,5|| align=right|2,983|| align=right|0,028|| align=right|10,85|| align=right|5,151||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29934)||1999 JL46|| align=right|12,8|| align=right|2,905|| align=right|0,295|| align=right|7,81|| align=right|4,949||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29935)||1999 JH48|| align=right|13,8|| align=right|2,587|| align=right|0,206|| align=right|12,11|| align=right|4,161||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29936)||1999 JD49|| align=right|12,6|| align=right|3,211|| align=right|0,036|| align=right|20,72|| align=right|5,753||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29937)||1999 JB50|| align=right|13,6|| align=right|2,787|| align=right|0,103|| align=right|10,37|| align=right|4,651||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29938)||1999 JR52|| align=right|13,9|| align=right|2,838|| align=right|0,021|| align=right|1,76|| align=right|4,781||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29939)||1999 JS52|| align=right|13,8|| align=right|3,155|| align=right|0,050|| align=right|8,65|| align=right|5,604||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29940)||1999 JK73|| align=right|13,6|| align=right|2,975|| align=right|0,044|| align=right|10,29|| align=right|5,131||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29941)||1999 JB76|| align=right|13,5|| align=right|3,105|| align=right|0,083|| align=right|1,60|| align=right|5,470||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29942)||1999 JJ77|| align=right|13,1|| align=right|2,993|| align=right|0,043|| align=right|9,85|| align=right|5,176||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29943)||1999 JZ78|| align=right|10,4|| align=right|3,121|| align=right|0,155|| align=right|19,67|| align=right|5,513||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29944)||1999 JF80|| align=right|12,2|| align=right|3,953|| align=right|0,180|| align=right|13,60|| align=right|7,858||HLD||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29945)||1999 JU83|| align=right|12,0|| align=right|3,114|| align=right|0,112|| align=right|23,22|| align=right|5,494||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29946)||1999 JZ83|| align=right|13,2|| align=right|3,172|| align=right|0,052|| align=right|10,59|| align=right|5,649||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29947)||1999 JD84|| align=right|12,5|| align=right|2,639|| align=right|0,131|| align=right|18,13|| align=right|4,286||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29948)||1999 JS84|| align=right|12,7|| align=right|3,159|| align=right|0,065|| align=right|17,35|| align=right|5,615||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29949)||1999 JM85|| align=right|12,9|| align=right|2,985|| align=right|0,072|| align=right|11,70|| align=right|5,157||MBA||15. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29950)||1999 JA86|| align=right|14,6|| align=right|2,447|| align=right|0,156|| align=right|3,52|| align=right|3,826||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29951)||1999 JH86|| align=right|12,3|| align=right|3,148|| align=right|0,032|| align=right|21,23|| align=right|5,585||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29952)||1999 JL86|| align=right|14,3|| align=right|2,573|| align=right|0,143|| align=right|8,73|| align=right|4,126||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29953)||1999 JW86|| align=right|13,2|| align=right|3,017|| align=right|0,151|| align=right|10,84|| align=right|5,239||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29954)||1999 JK89|| align=right|13,2|| align=right|3,087|| align=right|0,055|| align=right|9,00|| align=right|5,424||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29955)||1999 JE90|| align=right|13,6|| align=right|3,077|| align=right|0,048|| align=right|10,89|| align=right|5,397||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29956)||1999 JF91|| align=right|12,8|| align=right|3,197|| align=right|0,119|| align=right|14,86|| align=right|5,716||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29957)||1999 JR91|| align=right|12,7|| align=right|3,012|| align=right|0,106|| align=right|10,60|| align=right|5,227||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29958)||1999 JY91|| align=right|13,9|| align=right|3,059|| align=right|0,130|| align=right|7,58|| align=right|5,349||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29959)||1999 JJ92|| align=right|14,1|| align=right|2,846|| align=right|0,127|| align=right|9,64|| align=right|4,800||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29960)||1999 JU92|| align=right|13,8|| align=right|3,015|| align=right|0,116|| align=right|10,78|| align=right|5,236||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29961)||1999 JB99|| align=right|13,3|| align=right|3,062|| align=right|0,192|| align=right|17,40|| align=right|5,357||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29962)||1999 JA100|| align=right|12,8|| align=right|3,196|| align=right|0,080|| align=right|12,57|| align=right|5,712||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29963)||1999 JH100|| align=right|13,2|| align=right|3,231|| align=right|0,016|| align=right|21,27|| align=right|5,808||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29964)||1999 JO100|| align=right|13,4|| align=right|3,112|| align=right|0,142|| align=right|12,18|| align=right|5,490||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29965)||1999 JX102|| align=right|13,7|| align=right|3,138|| align=right|0,115|| align=right|6,16|| align=right|5,557||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29966)||1999 JW103|| align=right|13,0|| align=right|3,565|| align=right|0,062|| align=right|11,21|| align=right|6,731||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29967)||1999 JN104|| align=right|13,8|| align=right|2,749|| align=right|0,087|| align=right|12,89|| align=right|4,556||MBA||15. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29968)||1999 JE106|| align=right|13,8|| align=right|2,983|| align=right|0,066|| align=right|10,34|| align=right|5,151||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29969)||1999 JX109|| align=right|14,2|| align=right|2,838|| align=right|0,022|| align=right|2,93|| align=right|4,781||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29970)||1999 KQ|| align=right|13,7|| align=right|2,727|| align=right|0,124|| align=right|11,85|| align=right|4,503||MBA||16. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(29971)||1999 KT|| align=right|15,7|| align=right|2,292|| align=right|0,181|| align=right|7,15|| align=right|3,470||MBA||16. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(29972)||1999 KO11|| align=right|14,2|| align=right|3,117|| align=right|0,049|| align=right|8,28|| align=right|5,501||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29973)||1999 LP7|| align=right|13,7|| align=right|3,985|| align=right|0,169|| align=right|2,81|| align=right|7,953||HLD||12. června 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29974)||1999 LV8|| align=right|13,8|| align=right|2,756|| align=right|0,091|| align=right|10,44|| align=right|4,574||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29975)||1999 LQ32|| align=right|13,5|| align=right|2,650|| align=right|0,143|| align=right|7,79|| align=right|4,312||MBA||8. června 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(29976)||1999 NE9|| align=right|10,7|| align=right|5,149|| align=right|0,012|| align=right|30,10|| align=right|11,69||JUT||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29977)||1999 NH11|| align=right|10,9|| align=right|5,250|| align=right|0,088|| align=right|23,96|| align=right|12,03||JUT||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29978)||1999 NN13|| align=right|14,9|| align=right|2,310|| align=right|0,169|| align=right|2,86|| align=right|3,510||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29979)||1999 RN83|| align=right|14,9|| align=right|2,447|| align=right|0,067|| align=right|6,24|| align=right|3,826||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29980) Dougsimons||1999 SV6|| align=right|14,7|| align=right|2,255|| align=right|0,208|| align=right|3,75|| align=right|3,385||MBA||30. září 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(29981)||1999 TD10|| align=right|8,8|| align=right|95,1|| align=right|0,871|| align=right|5,97|| align=right|927||SDO||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(29982)||1999 TT31|| align=right|15,8|| align=right|2,237|| align=right|0,031|| align=right|6,14|| align=right|3,346||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29983)||1999 VS61|| align=right|14,1|| align=right|3,104|| align=right|0,101|| align=right|1,32|| align=right|5,467||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29984)||1999 VC79|| align=right|15,3|| align=right|2,634|| align=right|0,063|| align=right|2,41|| align=right|4,274||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29985)||1999 VX153|| align=right|13,4|| align=right|2,563|| align=right|0,223|| align=right|18,16|| align=right|4,103||MBA||10. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(29986) Shunsuke||1999 XW37|| align=right|15,8|| align=right|2,342|| align=right|0,113|| align=right|6,13|| align=right|3,585||MBA||3. prosince 1999||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(29987)||1999 XO49|| align=right|15,2|| align=right|2,233|| align=right|0,120|| align=right|6,03|| align=right|3,336||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29988)||1999 XR99|| align=right|14,4|| align=right|2,219|| align=right|0,189|| align=right|3,56|| align=right|3,304||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29989)||1999 XS204|| align=right|13,1|| align=right|2,595|| align=right|0,231|| align=right|12,12|| align=right|4,181||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29990)||1999 XR208|| align=right|14,0|| align=right|2,996|| align=right|0,148|| align=right|11,53|| align=right|5,184||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(29991)||2000 AC38|| align=right|14,8|| align=right|2,973|| align=right|0,036|| align=right|2,07|| align=right|5,125||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(29992)||2000 AY39|| align=right|15,2|| align=right|2,726|| align=right|0,093|| align=right|4,79|| align=right|4,500||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(29993)||2000 AD55|| align=right|13,2|| align=right|3,182|| align=right|0,163|| align=right|2,55|| align=right|5,676||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(29994)||2000 AC61|| align=right|14,2|| align=right|2,347|| align=right|0,120|| align=right|6,43|| align=right|3,594||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(29995)||2000 AO97|| align=right|15,0|| align=right|2,207|| align=right|0,133|| align=right|5,07|| align=right|3,277||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(29996)||2000 AQ97|| align=right|15,3|| align=right|1,922|| align=right|0,054|| align=right|19,06|| align=right|2,663||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(29997)||2000 AE127|| align=right|14,3|| align=right|2,335|| align=right|0,228|| align=right|10,47|| align=right|3,567||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(29998)||2000 AG137|| align=right|15,2|| align=right|2,139|| align=right|0,118|| align=right|2,87|| align=right|3,128||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(29999)||2000 AT137|| align=right|13,6|| align=right|2,639|| align=right|0,138|| align=right|11,98|| align=right|4,286||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(30000)||2000 AB138|| align=right|14,4|| align=right|2,268|| align=right|0,081|| align=right|6,59|| align=right|3,414||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
APL – Apollonova skupina,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek